In der Liste der ehemaligen Postleitzahlen werden die von der damaligen Bundesrepublik Deutschland am 23. März 1962 und der Deutschen Demokratischen Republik am 1. Januar 1965 eingeführten vierstelligen Postleitzahlen mit Ausnahme derjenigen, die kleinen Orten zugewiesen wurden, aufgeführt. Von der deutschen Wiedervereinigung 1990 bis zur Einführung eines einheitlichen Postleitzahlensystems am 1. Juli 1993 wurden die früheren Gebiete der beiden Postverwaltungen als Verkehrsgebiet West beziehungsweise Verkehrsgebiet Ost bezeichnet. Die Postleitzahlen galten in dieser Zeit mit vorgesetztem W bzw. O.

In den folgenden Listen werden somit alle ein-, zwei- und dreistelligen Postleitzahlen (also mit drei, zwei Nullen oder einer Null am Ende) angegeben, außerdem alle auf 2 bis 9 endenden Postleitzahlen, soweit es sich nicht um Sammelnummern (Nummern für mehrere Orte) handelt. Orte mit im Jahr 1993 nicht mehr gültigen Postleitzahlen werden kursiv angegeben.

Bezeichnungen

Deutsche Bundespost

Aufbau 
An der Postleitzahl war die Stellung der Postdienststelle zu erkennen: Leitpostämter bekamen ein- bis dreistellige Postleitzahlen. Andere Postämter und Poststellen erhielten vierstellige Zahlen mit den Endziffern 1 bis 9, davor stand meist die Nummer des jeweiligen Leitpostamtes. In Einzelfällen setzte sich ihre Nummerierung im nächsten Zehnerbereich fort. Größeren Städten wurde in der Regel nur eine Postleitzahl zugeordnet.

Bei Postleitzahlen, die am Ende Nullen hatten, wurden diese zunächst nicht geschrieben (2 Hamburg, 53 Bonn, 318 Wolfsburg). Die Schreibweise richtete sich nach der jeweils gültigen Version der DIN 5008.

Die erste Ziffer stand für die Leitzone mit den Großstädten Berlin, Hamburg, Hannover, Düsseldorf, Köln, Frankfurt am Main, Stuttgart und München. Eine mögliche neunte Leitzone wurde für Teile des Gebietes der DDR freigehalten. Die Zahlen 2450 bis 2719 wurden in der BRD nicht vergeben und die Zahlen 3730 bis 3999 wurden weder für die BRD noch für die DDR vergeben.

Die zweite Ziffer stand für den Leitraum.

Die dritte Ziffer stand für den Leitbereich.

Das Bereichsknotenamt erhielt als vierte Ziffer die 0. Den größeren Orten im Leitbereich wurden die 2, 3, 4, 5 und 6 zugewiesen. Die kleineren Orte erhielten als letzte Ziffer die 1 und teilten sich diese Postleitzahl. Dabei wurde auf den Brief zusätzlich zum Ort oft auch „über“ + „Bezirksnotenamt“ hinzugefügt. Zum Beispiel steuerte man den Ort Langenholthausen, der zum Amt Balve gehörte und damit dem Bezirksknotenamt Werdohl zugehörig war, über 5981 Langenholthausen über Werdohl an. In sehr wenigen Leitbereichen wurde auch die 2 als Sammelnummer genutzt. In etlichen Leitbereichen gab es Leitabschnitte, deren Knotenämter man an der letzten Ziffer 8 erkennen konnte. Die kleineren Orte in diesen Leitabschnitten erhielten die Endziffer 9. Die Postleitzahlen, die auf 7 endeten, passten nicht einfach in dieses Raster. Es war oft der einzige Ort im Leitbereich neben dem Knotenamt, ein abgelegener Ort im Leitbereich oder ein Ort in der Nähe eines Abschnittknotenamtes, der jedoch nicht zu diesem Leitabschnitt gehörte.

Bereits nach den ersten Neugliederungsmaßnahmen wurde das System modifiziert. Nun wurden auch Zahlen mit den Endziffern 7, 8 und 9 in etlichen Leitbereichen neu vergeben. Die alte Bedeutung dieser Endziffern verblasste immer mehr.

Es kommt auch vor, dass nach Neugliederungsmaßnahmen nur noch eine Gemeinde mit einer auf 1 endenden Postleitzahl übrig bleibt. Dann kann man streng genommen nicht mehr den Ausdruck Sammelnummer benutzen. Dennoch wird auf die Angabe dieser Orte in den Listen verzichtet.

Es gab in Einzelfällen auch einen Wechsel des Leitraumes oder die Aufgabe von Leitbereichen.

Listen

1: Berlin 

1000: Berlin (West)

2: Hamburg 

 20: Hamburg
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 200. || Hamburg 1 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 205. || Hamburg 80 || Hamburg-Kirchwerder || Hamburg-NeuengammeSchwarzenbek || Geesthacht || Aumühle, Wohltorf, Dassendorf || Glinde || Geesthacht Schwarzenbek ReinbekWentorf || Lauenburg/Elbe || Sammelnummer
|-
| 206. || Bad Oldesloe ||  ||  ||  ||  ||  || Reinfeld (Holstein) ||  ||
|-
| 207. || Ahrensburg || Jersbek Bargteheide || Lütjensee || Steinburg || Ammersbek ||  || Trittau ||  ||
|-
| 208. || Pinneberg || Uetersen, Tornesch || Halstenbek || Rellingen || Quickborn || Ellerau || Bönningstedt, Ellerbek, Hasloh ||  ||
|-
| 209. || Winsen (Luhe) || Maschen || Stelle || Brackel || Marschacht || Toppenstedt ||  ||  ||
|-
|}

 21: Hamburg
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 210. || Hamburg 90 || Hamburg 93 || Hamburg 95 || Hamburg 92 || Seevetal || Bendestorf || Rosengarten ||  ||
|-
| 211. || Buchholz in der Nordheide || Jesteburg || Sprötze || Hollenstedt || Egestorf || Hanstedt || Tostedt ||  ||
|-
| 212. || Lüneburg || Bleckede || Bardowick || Amelinghausen || Salzhausen || Adendorf || Scharnebeck ||  ||
|-
| 213. || Rotenburg (Hannover) || Visselhövede || Ottersberg || Sottrum ||  ||  ||  || Scheeßel || Sammelnummer
|-
| 214. || Bremervörde || Gnarrenburg || Selsingen ||  ||  ||  ||  || Zeven || Sammelnummer
|-
| 215. || Buxtehude || Horneburg || Neu Wulmstorf || Apensen || Jork ||  ||  ||  ||
|-
| 216. || Stade || Steinkirchen || Freiburg/Elbe || Oldendorf || Harsefeld || Dollern || Himmelpforten || Drochtersen ||
|-
| 217. || Hemmoor || Lamstedt || Westersode || Hechthausen || Cadenberge || Osten || Wingst || Otterndorf || Sammelnummer
|-
| 219. || Cuxhaven || Helgoland ||  Altenbruch||  Sahlenburg|| ||  ||  ||  ||
|-
|}

 22: Elmshorn
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 220. || Elmshorn || Barmstedt || Horst || Krempe || Brande-Hörnerkirchen || Klein Offenseth-Sparrieshoop || Kiebitzreihe || Glückstadt || Sammelnummer
|-
| 221. || Itzehoe || Brunsbüttel || Wilster || Hohenlockstedt || Hanerau-Hademarschen || Schenefeld || Kellinghusen || Wrist || Lägerdorf
|-
| 222. || Sankt Michaelisdonn || Marne || Meldorf || Burg (Dithmarschen) || Schafstedt || Eddelak || Süderhastedt || Friedrichskoog ||
|-
| 224. || Heide || Büsum || Albersdorf || Wesselburen || Tellingstedt || Hennstedt || Lunden || Hemmingstedt || Nordhastedt
|-
| 225. || Husum || Sankt Peter-Ording || Tönning || Friedrichstadt || Langenhorn || Garding || Bredstedt ||  ||
|-
| 226. || Niebüll || Leck || Risum-Lindholm || Süderlügum || Ladelund || Klanxbüll || Medelby || Aventoft, Neukirchen ||
|-
| 227. || Wyk ||  ||  ||  ||  ||  ||  || Nebel, Wittdün || Sammelnummer
|-
| 228. || Westerland || Wenningstedt || List || Hörnum || Kampen || Keitum ||  ||  ||
|-
|}

 23: Kiel
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 230. || Kiel || Flintbek || Gettorf || Laboe || Heikendorf || Schönberg || Dänischenhagen || Preetz || Sammelnummer
|-
| 231. || || Mönkeberg || Raisdorf || Schönkirchen || Kirchbarkau || Probsteierhagen || Schlesen Fargau-Pratjau || Schwartbuck Hohenfelde || Selent
|-
| 232. || Plön || Lütjenburg || Ascheberg (Holstein) || Blekendorf Hohwacht || Grebin ||  ||  ||  ||
|-
| 233. || Eckernförde || Rieseby || Groß Wittensee || Fleckeby || Damp || Waabs ||  ||  ||
|-
| 234. || Kappeln || Gelting || Karby ||  ||  ||  || Süderbrarup ||  ||
|-
| 235. || Neumünster || Bordesholm || Nortorf || Hohenwestedt || Wankendorf || Aukrug || Bad Bramstedt || Kaltenkirchen || Sammelnummer
|-
| 236. || Bad Segeberg || Wahlstedt ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 237. || Rendsburg || Owschlag || Schacht-Audorf || Fockbek || Jevenstedt || Erfde || Hohn ||  ||
|-
| 238. || Schleswig || Kropp || Jübek || Eggebek || Schuby || Fahrdorf || Böklund ||  ||
|-
| 239. || Flensburg || Glücksburg || Sörup || Satrup || Husby || Sterup || Handewitt || Harrislee || Tarp
|-
|}

 24: Lübeck
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 240. || Lübeck || || || || Ahrensbök || Stockelsdorf || Bad Schwartau || Timmendorfer Strand || Sammelnummer
|-
| 241. || Mölln || Nusse || Breitenfelde ||  ||  ||  ||  || Ratzeburg || Sammelnummer
|-
| 242. || Eutin || Bosau || Kasseedorf ||  ||  ||  || Malente ||  ||
|-
| 243. || Neustadt in Holstein || Lensahn || Grömitz || Grube || Dahme || Kellenhusen || Schönwalde am Bungsberg ||  ||
|-
| 244. || Oldenburg in Holstein || Neukirchen || Großenbrode || Heringsdorf ||  ||  || Heiligenhafen || Burg || Sammelnummer
|-
|}

 27 und 28: Bremen
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 272. || Rotenburg (Wümme) || Visselhövede || Scheeßel || Sottrum || Bothel ||  || Lauenbrück ||  ||
|-
| 273. || Zeven || Sittensen || Tarmstedt ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 274. || Bremervörde || Gnarrenburg || Selsingen ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 280. || Bremen 1 || Ottersberg || Weyhe || Lilienthal || Stuhr || Oyten || Achim || Syke ||
|-
| 281. || Verden || Hoya || Eystrup || Bruchhausen-Vilsen || Langwedel || Kirchlinteln || Dörverden || SykeRethem || SammelnummerThedinghausen
|-
| 282. || Bremen-VegesackBremen 70 || Schwanewede ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 283. || Bassum || Twistringen || Harpstedt ||  ||  ||  ||  || Sulingen|| Sammelnummer
|-
| 284. || Diepholz || Lohne (Oldenburg) || Dinklage || Lemförde || Damme || Neuenkirchen (Oldenburg) || Barnstorf || Vechta || Sammelnummer
|-
| 285. || Bremerhaven || Bederkesa || Dorum || Loxstedt || Beverstedt || Hagen im Bremischen || Langen || Schiffdorf || Nordholz
|-
| 286. || Osterholz-Scharmbeck || Worpswede || Ritterhude || Hambergen ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 287. || Delmenhorst || Hude (Oldenburg) ||  || Lemwerder || Ganderkesee || Berne ||  || Wildeshausen || SammelnummerDötlingen
|-
| 288. || Brake (Unterweser) || Ovelgönne || Stadland ||  ||  ||  || Elsfleth ||  ||
|-
| 289. || Nordenham ||  || Butjadingen ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|}

 29: Oldenburg
Alle ostfriesischen Inseln liegen in dieser Leitregion. Langeoog und Spiekeroog haben 2941 als alte PLZ.
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 290. || Oldenburg (Oldenburg) || Rastede || Bad Zwischenahn || Hatten || Edewecht || Wardenburg || Großenkneten || Friesoythe || SammelnummerBösel
|-
| 291. || Westerstede || OcholtUplengen || Apen || Barßel || Saterland ||  ||  || Augustfehn || Sammelnummer
|-
| 293. || Varel || Zetel || JaderbergJade || Neuenburg || Bockhorn ||  ||  ||  ||
|-
| 294. || Wilhelmshaven || Jever || Esens || Wittmund || Sande || Wangerooge || Friedeburg || Schortens || Wangerland
|-
| 295. || Leer (Ostfriesland) || Weener || WestrhauderfehnRhauderfehn || Wiesmoor Voßbarg Hesel || Bunde Dollart Wymeer || WarsingsfehnMoormerland || Westoverledingen || Ostrhauderfehn || Jemgum
|-
| 296. || Aurich || Großefehn || Südbrookmerland || Wiesmoor || Ihlow ||  ||  ||  ||
|-
| 297. || Emden || Borkum || Pewsum Hinte || Krummhörn || Greetsiel  ||  ||  ||  ||
|-
| 298. || Norden || Norderney || Juist || Hage Berumbur Halbemond || Baltrum || Marienhafe Leezdorf Osteel || Großheide || Dornum || Westerholt
|-
| 299. || Papenburg || Dörpen || Esterwegen || Rhede (Ems) || ||  ||  ||  ||
|-
|}

3: Hannover 

 30: Hannover
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 300. || Hannover || Wedemark || Ronnenberg || Isernhagen || Hemmingen || Burgwedel || Gehrden || Garbsen ||
|-
| 301. || || Langenhagen || Barsinghausen || Laatzen || Wennigsen (Deister) || Seelze || Pattensen ||  ||
|-
| 303. || Walsrode || Fallingbostel || Schwarmstedt || Benefeld || Hodenhagen || Bomlitz ||  ||  ||
|-
| 304. || Soltau || Munster || Schneverdingen || Neuenkirchen || Bispingen || Wietzendorf ||  ||  ||
|-
| 305. || Wunstorf || Bad Nenndorf || Haste || Rodenberg || Hagenburg || Rehburg-Loccum || Neustadt am Rübenberge ||  ||
|-
| 306. || Stadthagen || Bückeburg || Obernkirchen || Bad Eilsen || Nienstädt || Niedernwöhren || Lindhorst || Helpsen ||
|-
| 307. || Nienburg/Weser || Marklohe || Liebenau || Steyerberg || Rodewald || Landesbergen || Wietzen || Stolzenau || Sammelnummer
|-
| 309. || Verden || Hoya || Eystrup || Bruchhausen-Vilsen || Langwedel || Thedinghausen ||  ||  ||
|-
|}

 31: Celle
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 310. || Celle || Hermannsburg || Bergen || Unterlüß || Faßberg || Eschede || Hambühren || Winsen (Aller) || Wietze
|-
| 311. || Uelzen || Ebstorf || Suderburg || Wrestedt || Rosche || Bienenbüttel || Suhlendorf || BevensenBad Bevensen || Sammelnummer
|-
| 312. || Wittingen || Hankensbüttel || Bodenteich ||  || Wesendorf || Wahrenholz || Brome ||  ||
|-
| 313. || Lüchow || Clenze || Schnega || Bergen || Wustrow (Wendland) || Gartow ||  || Dannenberg || Sammelnummer
|-
| 314. || Lüneburg || Bleckede || Bardowick || Amelinghausen || Salzhausen || Adendorf ||  ||  ||
|-
| 315. || Peine || Ilsede || Groß Lafferde Lahstedt || Stederdorf || Oberg Edemissen ||  Gadenstedt Hohenhameln ||  ||  ||
|-
| 316. || Lehrte || Uetze || Sehnde ||  Ohlum Soßmar Hohenhameln ||  Hänigsen||  Sievershausen|| Burgdorf ||  ||
|-
| 317. || Gifhorn || Isenbüttel || Müden (Aller) || Meine || Leiferde || Meinersen || Sassenburg || Calberlah ||
|-
| 318. || Wolfsburg || Vorsfelde || Fallersleben || Ehmen || Velpke ||  ||  ||  ||
|-
|}

 32: Hildesheim
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 320. || Hildesheim || Bad Salzdetfurth || Sarstedt || Nordstemmen || Bockenem || Lamspringe || Harsum || Giesen || Schellerten
|-
| 321. || Elze || Gronau (Leine) || Eldagsen || Banteln || Lauenstein || Salzhemmendorf ||  ||  ||
|-
| 322. || Alfeld (Leine) || Freden (Leine) || Delligsen || Grünenplan || Duingen || Sibbesse ||  ||  ||
|-
| 325. || Hameln || Bad Münder || Hessisch Oldendorf || Emmerthal || Lauenau || Coppenbrügge || Springe || Aerzen ||
|-
| 326. || Rinteln || Auetal ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 328. || Bad Pyrmont || Steinheim || Lügde || SchiederSchieder-Schwalenberg || Schwalenberg ||  ||  ||  ||
|-
|}

 33: Braunschweig
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 330. || Braunschweig || Cremlingen || Vechelde || Wendeburg || Sickte || Lehre || Schöppenstedt || Königslutter ||
|-
| 332. || Salzgitter-LebenstedtSalzgitter || Salzgitter-Thiede || Salzgitter-Gebhardshagen || Salzgitter-Ringelheim || Lengede || Baddeckenstedt || Salzgitter-Bad || Sehlde ||
|-
| 333. || Helmstedt || Grasleben || Büddenstedt || Süpplingen ||  ||  ||  || Schöningen || Sammelnummer
|-
| 334. || Wolfenbüttel || Schladen ||  Hornburg
|| Börßum || Winnigstedt || Remlingen || ||  ||
|-
| 335. || Kreiensen || Einbeck || Bad Gandersheim || Dassel || Kalefeld ||  ||  ||  ||
|-
| 336. || Osterode am Harz || Bad Grund || Badenhausen ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 337. || Seesen || Lutter ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 338. || Goslar || Oker || Harlingerode || Liebenburg || Othfresen ||  || Vienenburg || Bad Harzburg || Sammelnummer Braunlage
|-
| 339. || || Clausthal-Zellerfeld || Hahnenklee-Bockswiese || Langelsheim || Laubhütte || Altenau ||  ||  ||
|-
|}

 34: Göttingen
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 340. || Göttingen || Dransfeld || Friedland || Adelebsen || Rosdorf || Bovenden || Gleichen || Duderstadt ||
|-
| 341. || Northeim || Nörten-Hardenberg || Moringen || Hardegsen || Hattorf || Elbingen || Bodenfelde, Wahlsburg || Uslar || Sammelnummer
|-
| 342. || Herzberg || Bad Lauterberg || Bad Sachsa || Sankt Andreasberg || Walkenried || Wieda ||  || Duderstadt || Sammelnummer
|-
| 343. || Witzenhausen || Großalmerode || Neu-Eichenberg || Rommerode || Wickenrode || Hessisch Lichtenau || Bad Sooden-Allendorf ||  ||
|-
| 344. || Eschwege || Wanfried || Herleshausen || Wehretal || Waldkappel || Meinhard || Meißner || Ringgau ||
|-
| 345. || Holzminden || Bodenwerder || Polle || Bevern || Ovelgönne || Eimen || Stadtoldendorf ||  ||
|-
| 347. || Höxter || Beverungen || Bruchhausen, Ottbergen || Boffzen || Lüchtringen || Fürstenberg || Marienmünster ||  ||
|-
| 349. || Bad Driburg || Brakel || Nieheim ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|}

 35: Kassel
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 350. || Kassel || Vellmar || Lohfelden || Kaufungen || Gudensberg || Helsa || Baunatal || Melsungen || Sammelnummer
|-
| 351. || Hann. Münden || Reinhardshagen || Staufenberg ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 352. || Hofgeismar || Bad Karlshafen || Grebenstein || Immenhausen || Oberweser || Trendelburg || Calden || Liebenau ||
|-
| 353. || Warburg || ScherfedeBorgentreich || Willebadessen || Dalhausen || Peckelsheim || Westheim ||  || NiedermarsbergMarsberg || Sammelnummer
|-
| 354. || Korbach || Willingen || Diemelsee || Waldeck || Usseln || Vöhl || Volkmarsen Wolfhagen Rhoden Wrexen Nothfelden|| Arolsen || Sammelnummer
|-
| 355. || Marburg || Wetter || Cölbe || Gladenbach || Fronhausen || Weimar || Ebsdorfergrund || Frankenberg || Sammelnummer
|-
| 356. || Biedenkopf || Wallau || Dautphetal || Steffenberg || Breidenbach ||  ||  ||  ||
|-
| 357. || Stadtallendorf || Amöneburg || Gemünden (Wohra) || Schweinsberg || Kirchhain || Rauschenberg || Neustadt (Hessen) || TreysaSchwalmstadt || Sammelnummer
|-
| 358. || Fritzlar || Felsberg || Wabern || Zwesten || Neuental ||  || Borken (Hessen) || Homberg (Efze) || SammelnummerKnüllwald
|-
| 359. || Bad Wildungen ||  || Edertal ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|}Auf die PLZ 3501 fielen Orte im Ballungsgebiet von Kassel wie Ahnatal, Bad Emstal, Edermünde, Espenau, Fuldatal, Guxhagen, Habichtswald, Niestetal, Schauenburg und Zierenberg. Orte, die teilweise über 10000 Einwohner haben. Bei den fünfstelligen Postleitzahlen wurde das Gebiet in zwei Regionen (34 und 35) aufgeteilt.

4: Düsseldorf 
40: Düsseldorf
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 400. || Düsseldorf ||  ||  ||  || BüderichMeerbusch || Erkrath ||  ||  ||
|-
| 401. || Hilden ||  ||  ||  ||  ||  ||  || Langenfeld (Rheinland) || SammelnummerMonheim
|-
| 402. || Mettmann ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 403. || Ratingen || Lintorf || Hösel || Angermund || Breitscheid ||  ||  ||  ||
|-
| 404. || NeußNeuss || Glehn || Holzheim || Kaarst || Kleinenbroich || Büttgen || Dormagen || Grevenbroich || SammelnummerRommerskirchen
|-
| 405. || Mönchengladbach || DülkenKorschenbroich || SüchtelnJüchen || LobberichNettetal || KaldenkirchenNiederkrüchten || WaldnielSchwalmtal || Brüggen ||  ||
|-
| 406. || Viersen ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 407. || Rheydt || Wickrath || Jüchen || Hochneukirch ||  ||  ||  ||  ||
|-
|}

 41: Duisburg
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 410. || Duisburg || Homberg || Walsum ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 413. || Moers || Kamp-Lintfort || Neukirchen-Vluyn || Rheinberg || Kapellen || Rumeln-Kaldenhausen || Rheurdt ||  ||
|-
| 414. || Rheinhausen ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 415. || Krefeld || Kempen || Hüls || St. TönisTönisvorst || Grefrath || OedtWillich ||  ||  ||
|-
| 417. || Geldern || Straelen || NieukerkKerken || Issum || AldekerkWachtendonk || Sonsbeck ||  || Kevelaer || SammelnummerWeeze
|-
| 418. || Goch || Uedem || Pfalzdorf ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 419. || Kleve || Kalkar || Kranenburg || Bedburg-Hau ||  ||  ||  ||  ||
|-
|}

 42: Oberhausen
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 420. || Oberhausen ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 422. || Dinslaken || Friedrichsfeld || Voerde (Niederrhein) || Hünxe || Gahlen ||  ||  ||  ||
|-
| 423. || Wesel || Xanten || Büderich || Alpen || Schermbeck || BrünenHamminkeln ||  ||  ||
|-
| 424. || Emmerich || Rees || Isselburg || Elten ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 425. || Bottrop ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 427. || Dorsten || Kirchhellen || Wulfen || Lembeck || Rhade ||  ||  ||  ||
|-
| 428. || Borken || Velen || Weseke || Heiden || RamsdorfRaesfeld || OedingSüdlohn ||  ||  ||
|-
| 429. || Bocholt || Rhede || Dingden || AnholtIsselburg ||  ||  ||  ||  ||
|-
|}

 43: Essen
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 430. || Essen ||  ||  ||  ||  ||  || Kettwig ||  ||
|-
| 432. || Hattingen || Sprockhövel || Altendorf (Ruhr) || Blankenstein ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 433. || Mülheim an der Ruhr || || ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 435. || Recklinghausen || Herten || Oer-Erkenschwick || Datteln || Waltrop || Westerholt ||  || Haltern || Sammelnummer
|-
| 437. || Marl ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 439. || Gladbeck ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|}

 44: Münster
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 440. || Münster || Greven || HiltrupSenden || Telgte || Nottuln || Drensteinfurt || Emsdetten || Dülmen || SammelnummerHavixbeck
|-
| 441. || Warendorf || FreckenhorstOstbevern || Beelen || Sassenberg || WestkirchenSendenhorst || Everswinkel || Altenberge || Nordwalde || Laer
|-
| 442. || Coesfeld || Ahaus || Gescher || Stadtlohn || Billerbeck || Vreden || Legden || Rosendahl ||
|-
| 443. || BurgsteinfurtSteinfurt || Gronau || Borghorst || Ochtrup || Horstmar || Epe || Schöppingen || Heek || Metelen
|-
| 444. || Rheine || BentheimSalzbergen || Schüttorf || GildehausBad Bentheim || Neuenkirchen || Hörstel || Hopsten || Emsbüren ||
|-
| 445. || Lingen || Freren || Lengerich || Bawinkel || Wietmarschen ||  ||  || Neuenhaus || Sammelnummer
|-
| 446. || Nordhorn ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 447. || Meppen || Haren || Haselünne || Lathen || Sögel || Werlte || Twist || Geeste || Herzlake
|-
| 449. || Papenburg || Dörpen || Völlen ||  ||  ||  || Aschendorf ||  ||
|-
|}

 45: Osnabrück
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 450. || Osnabrück || Bad Rothenfelde || Dissen || Georgsmarienhütte || IburgBad Iburg || Hagen || Hasbergen || Bohmte || Sammelnummer
|-
| 451. ||  || Wallenhorst || Belm || Ostercappeln ||  Bad Essen || Bissendorf || Hilter || Bad Laer || Glandorf
|-
| 452. || Melle ||  Wellingholzhausen||Buer ||Neuenkirchen || || ||  ||  ||
|-
| 453. || Ibbenbüren || Mettingen || Laggenbeck || Recke || Westerkappeln || Brochterbeck ||  ||  ||
|-
| 454. || Lengerich || Tecklenburg || Lienen || Ladbergen ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 455. || Bramsche || Alfhausen || Neuenkirchen || Ankum || Rieste ||  || Fürstenau || Bersenbrück || SammelnummerGehrde
|-
| 457. || Quakenbrück || Essen (Oldenburg) || Löningen || Badbergen || Menslage || Berge || Nortrup ||  ||
|-
| 459. || Cloppenburg || Lindern || Emstek || Garrel || Lastrup ||  || Ahlhorn || Cappeln || Molbergen
|-
|}

 46: Dortmund
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 460. || Dortmund ||  ||  ||  ||  ||  || Brambauer ||  ||
|-
| 461. ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || Kamen || SammelnummerBergkamen
|-
| 462. || Castrop-Rauxel ||  ||  ||  ||  ||  ||  || Lünen ||
|-
| 463. || Bochum ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 464. || Wattenscheid ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 465. || Gelsenkirchen ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 466. || Gelsenkirchen-Buer ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 467. || Lünen ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 468. || Wanne-Eickel ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 469. || Herne ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|}

 47: Hamm
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 470. || Hamm || Heessen || Altenbögge-BönenBönen || Herringen || Pelkum || Welver ||  || Kamen || Bergkamen
|-
| 471. || Lüdinghausen || Werne || Bockum-Hövel || Selm || Ascheberg || Olfen || Nordkirchen ||  ||
|-
| 472. || Beckum || Ennigerloh || Neubeckum || Wadersloh || Liesborn ||  Bad Waldliesborn|| ||  ||
|-
| 473. || Ahlen || Vorhelm Tönnishäuschen || Walstedde || Dolberg || Enniger ||  ||  ||  ||
|-
| 474. || Oelde || Stromberg || Ostenfelde || Lette ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 475. || Unna || Heeren-Werve || Massen || Hemmerde || Holzwickede ||  ||  Holzwickede|| ||
|-
| 476. || Werl || Westönnen || NiederenseEnse ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 477. || Soest || Bad Sassendorf || KörbeckeMöhnesee || Allagen || HovestadtLippetal || Niederbergheim || Welver ||  ||
|-
| 478. || Lippstadt || Erwitte || AnröchteBerge || Rüthen || Belecke || Mastholte || Geseke || Warstein || Sammelnummer
|-
| 479. || Paderborn || Bad Lippspringe || Büren || Schloß NeuhausHövelhof || Delbrück || Salzkotten || Schlangen || Wünnenberg || Borchen
|-
|}

 48: Bielefeld

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 480. || Bielefeld || Halle (Westf.) || Steinhagen || Versmold || Brake || Werther (Westf.) || Borgholzhausen ||  ||
|-
| 481. ||  ||Brackwede || Bethel || Windelsbleiche || Schloß HolteSchloß Holte-Stukenbrock || Sennestadt || Leopoldshöhe ||  ||
|-
| 483. || Gütersloh || Wiedenbrück || Neuenkirchen || Harsewinkel || Rietberg || HerzebrockHerzebrock-Clarholz || Verl ||  ||
|-
| 484. || RhedaRheda-Wiedenbrück ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|}

 49: Herford
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 490. || Herford || Bad Salzuflen || Schötmar || Enger || Spenge || Elverdissen ||  ||  ||
|-
| 491. || Lage ||  || Helpup || Kachtenhausen ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 492. || Lemgo || Brake i. L. || BösingfeldExtertal || Barntrup || HohenhausenKalletal || Dörentrup || Lügde ||  ||
|-
| 493. || Detmold || Bad Meinberg || Blomberg || HornHorn-Bad Meinberg || Hiddesen || Augustdorf || Lage || Schieder-Schwalenberg ||Steinheim (Westf)
|-
| 495. || Minden || Hausberge an der PortaPorta Westfalica || Petershagen || Barkhausen an der Porta || Hille || Lahde ||  ||  ||
|-
| 496. || Stadthagen || Obernkirchen || Bad Eilsen || Kleinenbremen || Lindhorst || Sachsenhagen || Bückeburg ||  ||
|-
| 497. || Bad Oeynhausen || GohfeldLöhne || Vlotho || Mennighüffen || Eidinghausen || Werste ||  ||  ||
|-
| 498. || Bünde || Bruchmühlen || Kirchlengern || Ahle || Dünne || Rödinghausen ||  ||  ||
|-
| 499. || Lübbecke || Espelkamp || Rahden || Preußisch Oldendorf || Stemwede || Holzhausen ||  ||  ||
|-
|}

5: Köln 

 50: Köln
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 500. || Köln ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 501. || Bergheim || Bedburg || Elsdorf || Kerpen ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 502. || Frechen || Junkersdorf || Lövenich || Pulheim || Stommeln || Brauweiler ||  ||  ||
|-
| 503. || Hürth || Efferen || Knapsack || Gleuel || Fischenich || Berrenrath ||  || Rodenkirchen || Sammelnummer
|-
| 504. || Brühl || LiblarErftstadt || Lechenich || Gymnich || Bliesheim ||  || Wesseling ||  ||
|-
| 505. || Porz am Rhein ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 506. || BensbergBergisch Gladbach ||  Hoffnungsthal|| Overath || Rösrath ||  ||  || Kürten || Odenthal ||
|-
| 507. || Bergisch Gladbach ||  || Kürten || Odenthal || Bechen ||  ||  ||  ||
|-
| 509. || Leverkusen ||  || Burscheid ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|}

 51: Aachen
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 510. || Aachen || Würselen || Brand || Eilendorf || Laurensberg || KornelimünsterRoetgen || Simmerath || Monschau || Sammelnummer
|-
| 511. || Alsdorf || Baesweiler || Hoengen ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 512. || Herzogenrath || Kohlscheid || Merkstein || Bardenberg ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 513. || Geilenkirchen || Übach-Palenberg || Gangelt || Brachelen || BirgdenSelfkant || Randerath || Waldfeucht || Heinsberg || Sammelnummer
|-
| 514. || Erkelenz || Hückelhoven || Wassenberg || Wegberg || Ratheim || Lövenich ||  ||  ||
|-
| 515. || Bergheim || Bedburg || Elsdorf || Quadrath-Ichendorf || Oberaußem || Kaster ||  || Horrem || Sammelnummer
|-
| 516. || Düren || BirkesdorfNiederzier || Langerwehe || Nörvenich || NiederauHürtgenwald || Kreuzau || Vettweiß || Nideggen || Heimbach
|-
| 517. || Jülich || Linnich || Aldenhoven || Siersdorf || Koslar || Inden || Titz ||  ||
|-
| 518. || Eschweiler || Weisweiler || Dürwiß || Gressenich ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 519. || Stolberg (Rheinland) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|}

 52: Siegburg
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 520. || Siegburg || Hennef || Much || HangelarLohmar || Sankt Augustin || NiederpleisNeunkirchen-Seelscheid || Ruppichteroth || Eitorf || Sammelnummer
|-
| 521. || Troisdorf || Sieglar || Spich || Rheidt || Mondorf || Niederkassel ||  ||  ||
|-
| 522. || Waldbröl || Morsbach || Nümbrecht ||  Ruppichteroth ||  || DenklingenReichshof || RosbachWindeck ||  ||
|-
| 523. || Altenkirchen (Westerwald) || Flammersfeld ||  ||  ||  ||  ||  || Hachenburg || Sammelnummer
|-
| 524. || Betzdorf || Kirchen || Herdorf || Daaden || Mudersbach ||  ||  || Wissen ||Sammelnummer
|-
| 525. || Engelskirchen || Ründeroth || Lindlar ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 527. || Gummersbach || StrombachWipperfürth || Windhagen || Lantenbach || Bergneustadt || Wiehl || Marienheide ||  ||
|-
| 528. ||  || Dieringhausen || Bergneustadt || Wiehl || Derschlag || Bielstein ||  ||  ||
|-
| 529. || Wipperfürth ||  || Wipperfeld ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|}

 53: Bonn
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 530. || Bonn || Beuel || Bornheim || Hersel || Alfter || Merten || Wachtberg || Rheinbach || SammelnummerMeckenheim
|-
| 532. || Bad Godesberg || Villip ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 533. || Königswinter || Oberkassel || Oberdollendorf || Ittenbach ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 534. || Bad Honnef || Rheinbreitbach || Aegidienberg ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 535. || Euskirchen || Zülpich || Mechernich || Weilerswist || Stotzheim || Kuchenheim || Swisttal || MünstereifelBad Münstereifel || Sammelnummer
|-
| 537. || Kall || Schleiden || Gemünd || Hellenthal || Blumenthal || Nettersheim || Dahlem || Blankenheim || Sammelnummer
|-
|}

 54: Koblenz
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 540. || Koblenz || Treis-Karden || Mülheim-Kärlich || Bad Salzig || Ochtendung || Winningen || Boppard || Nassau || Sammelnummer
|-
| 541. || Höhr-Grenzhausen || Ransbach-Baumbach || Bendorf || Vallendar || Nauort || Hillscheid || Urbar || Selters || Sammelnummer
|-
| 542. || Lahnstein || Sankt Goarshausen || Braubach || Kamp-Bornhofen || Kaub || Fachbach || Bad Ems || Nastätten || Sammelnummer
|-
| 543. || Montabaur || Wirges || Siershahn || Dernbach ||  ||  ||  || Westerburg || Sammelnummer
|-
| 544. || Mayen || Mendig || Kaisersesch || Polch || Kottenheim || Kempenich || Ulmen || Kastellaun || Sammelnummer
|-
| 545. || Neuwied || Weißenthurm || Horhausen || Waldbreitbach || Rengsdorf || Rheinbrohl || Straßenhaus || Leutesdorf || Anhausen
|-
| 546. || Linz || Bad Hönningen || Unkel || Asbach || Erpel || Neustadt (Wied) || Vettelschoß || Sankt Katharinen || Windhagen
|-
| 547. || Andernach || Plaidt || Kruft || Brohl-Lützing || Burgbrohl || Niederzissen || Nickenich || Saffig || Wehr
|-
| 548. || Remagen || Ahrweiler || Bad NeuenahrBad Neuenahr-Ahrweiler || Bad Breisig || Sinzig || OberwinterAltenahr || Dernau || Adenau || Sammelnummer
|-
|}

 55: Trier
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 550. || Trier || Ehrang|| Konz || Zerf || Wasserliesch || Zemmer || Neumagen-Dhron || Hermeskeil || Sammelnummer
|-
| 551. || Saarburg || Serrig || Tawern || Freudenburg || Nittel || Wiltingen || Wincheringen || Wellen || Irsch
|-
| 552. || Bitburg || Speicher || Waxweiler || Kyllburg || Bettingen || Bollendorf || Irrel || Neuerburg || Sammelnummer
|-
| 553. || Gerolstein || Jünkerath || Hillesheim || Lissendorf || Birresborn || Stadtkyll || Mürlenbach || Üxheim || Walsdorf
|-
| 554. || Prüm || Bleialf || Wawern || Schönecken || Auw bei Prüm || Büdesheim || Hallschlag || Winterspelt || Steffeln
|-
| 555. || Bernkastel-Kues || Morbach || Zeltingen-Rachtig || Maring-Noviand || Piesport || Mülheim an der Mosel || Wintrich || Schweich|| Sammelnummer
|-
| 556. || Wittlich || Manderscheid || Kröv || Ürzig || Landscheid || Salmtal || Hetzerath || Daun || Sammelnummer
|-
| 558. || Traben-Trarbach || Bad Bertrich || Zell (Mosel) || Bullay || Enkirch || Reil || Pünderich || Blankenrath || Briedel
|-
| 559. || Cochem || Klotten || Pommern || Senheim || Lutzerath || Büchel || Ellenz-Poltersdorf || Alflen || Bremm
|-
|}

 56: Wuppertal
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 560. || Wuppertal || Langenberg || Wülfrath || Neviges || Hochdahl ||  ||  || Radevormwald || SammelnummerHückeswagen
|-
| 562. || Velbert ||  ||  ||  ||  ||  ||  || Heiligenhaus ||
|-
| 563. || Remscheid || Wermelskirchen ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 565. || Solingen || Burg an der Wupper || Leichlingen ||  ||  ||  || Haan ||  ||
|-
| 567. || Opladen || Leichlingen || Burscheid || Bergisch Neukirchen ||  ||  ||  || Wermelskirchen || Sammelnummer
|-
|}

 57 und 58: Hagen
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 575. || Menden (Sauerland) ||  ||  ||  ||  ||  || Langschede, Lendringsen, Voßwinkel, Wickede (Ruhr) || Fröndenberg || Sammelnummer
|-
| 576. || Neheim-HüstenArnsberg || Hachen || Müschede || Herdringen || Langscheid ||  ||  || Sundern (Sauerland) || Sammelnummer
|-
| 577. || Arnsberg || Bruchhausen ||  ||  ||  ||  || Freienohl, Oeventrop || Meschede || SammelnummerEslohe (Sauerland)
|-
| 578. || Bestwig || Nuttlar || Ramsbeck || Bödefeld ||  ||  || OlsbergBigge-OlsbergOlsberg || Winterberg || Sammelnummer
|-
| 579. || Brilon ||  ||  ||  ||  ||  || Brilon-Wald || Hoppecke || Sammelnummer
|-
| 580. || Hagen || Wetter (Ruhr) || Volmarstein || Herdecke || Breckerfeld ||  ||  ||  ||
|-
| 581. || Witten || Herbede || Wengern ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 582. || Gevelsberg || Haßlinghausen ||  ||  ||  ||  ||  || Ennepetal-MilspeEnnepetal || Sammelnummer
|-
| 583. || Schwelm ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 584. || Schwerte || Westhofen || Ergste || Hennen || Villigst ||  ||  ||  ||
|-
| 585. || Hohenlimburg ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 586. || Iserlohn ||  ||  ||  ||  ||  ||  || Letmathe ||
|-
| 587. || Hemer || Deilinghofen || Ihmert ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 588. || Lüdenscheid Loh || Meinerzhagen || Kierspe || Halver || Schalksmühle ||  ||  ||  ||
|-
| 589. || Schalksmühle || Meinerzhagen Mühlhofe Krummenerl  || Kierspe || Halver || Brügge || Oberbrügge ||  ||  ||
|-
|}

 59: Siegen
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 590. || Siegen || WeidenauHüttentalNetphen || KlafeldGeisweid || Eiserfeld || Freudenberg || Niederschelden || Wahlbach || Neunkirchen || SammelnummerBurbach
|-
| 591. || Kreuztal || Hilchenbach || Dahlbruch || Krombach || Littfeld || Müsen ||  ||  ||
|-
| 592. || BerleburgBad Berleburg || Berghausen || Raumland ||  ||  ||  || Erndtebrück || Laasphe || Sammelnummer
|-
| 593. || Hüttental ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 594. || AltenhundemLennestadt || Kirchhundem || Meggen || Fleckenberg || Saalhausen ||  Kickenbach|| Fredeburg, Welschen Ennest || Schmallenberg || Sammelnummer
|-
| 595. || Finnentrop || Attendorn || Heggen || Elspe || Bilstein || Grevenbrück ||  ||  ||
|-
| 596. || Olpe || Drolshagen || Wenden ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 597. || Plettenberg || Plettenberg-Holthausen || Plettenberg-Ohle || Herscheid ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 598. || Werdohl || Neuenrade || Balve || Garbeck ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 599. || Altena || NachrodtNachrodt-Wiblingwerde || Dahle || Eggenscheid || Mühlenrahmede || Altroggenrahmede ||  ||  ||
|-
|}

6: Frankfurt am Main 

 60: Frankfurt am Main
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 600. || Frankfurt am Main ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 605. || Offenbach am Main || Mühlheim am Main || Obertshausen || JügesheimRodgau || Hausen || Heusenstamm || Dietzenbach ||  ||
|-
| 607. || Langen (Hessen) || Dreieich || Egelsbach || UrberachRödermark ||  ||  ||  || Neu-Isenburg || Sammelnummer
|-
| 608. || Groß-Gerau || Mörfelden-Walldorf || Biebesheim am Rhein || Gernsheim || Nauheim || Riedstadt || Büttelborn ||  ||
|-
| 609. || Rüsselsheim || Kelsterbach || Flörsheim am Main || Bischofsheim || Ginsheim-Gustavsburg || Raunheim || Trebur ||  ||
|-
|}

 61: Darmstadt
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 610. || Darmstadt || Pfungstadt || Griesheim || Seeheim-Jugenheim || Ober-Ramstadt || Erzhausen || Reinheim || Weiterstadt || Mühltal
|-
| 611. || Dieburg || Groß-Zimmern || Babenhausen || Groß-Umstadt || Münster || Eppertshausen || Schaafheim ||  ||
|-
| 612. || Michelstadt, Erbach || Erbach || Bad König || Beerfelden ||  Zell im Odenwald  || Brombachtal || Breuberg || Höchst im Odenwald || Lützelbach
|-
| 614. || Bensheim || Bensheim-Auerbach || Lorsch || Zwingenberg || Lindenfels || Alsbach-Hähnlein || Lautertal || Heppenheim || Sammelnummer
|-
|}

 62: Wiesbaden
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 620. || Wiesbaden || Wiesbaden-Biebrich || Hochheim am Main || Taunusstein ||  ||  ||  || Bad Schwalbach || Sammelnummer
|-
| 622. || Rüdesheim || Geisenheim || Lorch || Aßmannshausen || Johannisberg ||  || Oestrich-Winkel || Eltville || Sammelnummer
|-
| 623. || Frankfurt am Main-HöchstFrankfurt am Main 80 || Bad Soden am Taunus || Kelkheim || Hattersheim || Okriftel || Eschborn || Liederbach am Taunus || Hofheim am Taunus || SammelnummerEppstein, Kriftel
|-
| 624. || Königstein im Taunus || Kronberg im Taunus || Falkenstein || Niederreifenberg ||  Rossert|| Glashütten ||  ||  ||
|-
| 625. || Limburg an der Lahn || Diez || Hadamar || Elz || Dornburg || Villmar || Hünfelden || Runkel || Brechen
|-
| 627. || Idstein || Niedernhausen || Waldems || Hünstetten ||  ||  || Bad Camberg ||  ||
|-
| 629. || Weilburg || Weilmünster || Löhnberg || Weinbach || Merenberg || Mengerskirchen ||  ||  ||
|-
|}

 63: Gießen
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 630. || GießenLahnGießen || Lich || Hungen || Lollar || Buseck || Langgöns || Linden || Butzbach || Münzenberg, Rockenberg
|-
| 631. || Grünberg || Laubach || Homberg (Ohm) || Ulrichstein || Mücke || Gemünden (Felda) ||  ||  ||
|-
| 632. || Alsfeld || Kirtorf || Schwalmtal || Feldatal || Grebenau || Romrod || Antrifttal ||  ||
|-
| 633. || Wetzlar || Ehringshausen || Braunfels || Aßlar || Lahnau || Solms || Leun || Hüttenberg || Bischoffen
|-
| 634. || Dillenburg || Haiger || Frohnhausen || Dietzhölztal || Eschenburg || Oberscheld || Angelburg || Herborn || Sammelnummer
|-
| 635. || Bad Nauheim || Ober-Mörlen || Steinfurth ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 636. || Friedberg (Hessen) || Wöllstadt || Echzell || Florstadt || Rosbach vor der Höhe || Wölfersheim || Karben || Bad Vilbel || Sammelnummer
|-
| 637. || Oberursel || Stierstadt || Weißkirchen || Steinbach (Taunus) || Oberstedten || Oberhöchstadt ||  ||  ||
|-
| 638. || Bad Homburg vor der Höhe || Friedrichsdorf || Köppern || Schmitten ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 639. || Usingen || Neu-Anspach || Wehrheim || Grävenwiesbach || Weilrod ||  ||  ||  ||
|-
|}

 64: Fulda
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 640. || Fulda || Großenlüder || Flieden || Neuhof || Eichenzell || Hosenfeld || Schlitz || Ebersburg || Dipperz
|-
| 641. ||  || Gersfeld || Tann (Rhön) || Hilders, Ehrenberg (Rhön) || Petersberg || Poppenhausen (Wasserkuppe) || Hofbieber || Hünfeld || Sammelnummer
|-
| 642. || Lauterbach || Herbstein || Wartenberg || Grebenhain || Lautertal (Vogelsberg) || || Bad Salzschlirf ||  ||
|-
| 643. || Bad Hersfeld || Heringen (Werra) || Philippsthal (Werra) || Niederaula || Oberaula || Schenklengsfeld || Kirchheim || Ludwigsau ||
|-
| 644. || Bebra || Rotenburg an der Fulda || Sontra || Wildeck || Alheim || Nentershausen || Ronshausen ||  ||
|-
| 645. || Hanau || Hainburg || Seligenstadt || Bruchköbel || Erlensee || Langenselbold || Maintal || Rodenbach ||
|-
| 646. || Gelnhausen || Hailer || Freigericht || Linsengericht || Biebergemünd || Gründau || Hasselroth ||  ||
|-
| 647. || Büdingen || Altenstadt || Gedern || Ortenberg || Glauberg || Hirzenhain || Limeshain || Nidda || Ranstadt
Schotten
|-
| 648. || Wächtersbach || Bad Orb || Bad Soden-Salmünster || Birstein || Jossgrund || Brachttal || Flörsbachtal ||  ||
|-
| 649. || Schlüchtern || Sinntal || Altengronau || Freiensteinau ||  ||  || Steinau an der Straße ||  ||
|-
|}

 65: Mainz
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 650. || Mainz || Mainz-Kostheim || Mainz-Kastel || Oppenheim || Nierstein || Nackenheim || Ingelheim am Rhein || Alzey || Sammelnummer
|-
| 652. || Worms || Osthofen || PfeddersheimFlörsheim-Dalsheim || Guntersblum || Westhofen || Alsheim || Gimbsheim || Eich || Monsheim
|-
| 653. || Bingen am Rhein || Oberwesel || Bacharach || Stromberg || Gau-Algesheim || Langenlonsheim || Gensingen || Münster-Sarmsheim || Waldalgesheim
|-
| 654. || Simmern/Hunsrück || Rheinböllen || Sohren || Kirchberg (Hunsrück) || Gemünden || Argenthal || Büchenbeuren || Ellern (Hunsrück) || Tiefenbach
|-
| 655. || Bad Kreuznach || Bad Münster-Ebernburg || Sobernheim || Meisenheim || Sprendlingen || Wöllstein || Monzingen || Waldböckelheim || Odernheim am Glan
|-
| 657. || Kirn || Rhaunen || Simmertal || Merxheim || Bundenbach || Hennweiler || Seesbach || Hundsbach ||
|-
| 658. || Idar-Oberstein ||  Weierbach|| Herrstein ||  Niederwörresbach|| ||Seusweiler
| Baumholder || Birkenfeld || Sammelnummer
|-
|}

 66: Saarbrücken
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 660. || Saarbrücken || Dudweiler || Sulzbach/Saar || Brebach-Fechingen, Güdingen || Friedrichsthal || Gersweiler || Quierschied ||  ||
|-
| 661. || Lebach || Schmelz ||  ||  ||  ||  ||  || Wadern || Sammelnummer
|-
| 662. || Völklingen || Hostenbach,Schaffhausen,Wadgassen || Altenkessel || Großrosseln || Püttlingen || Bous ||  ||  ||
|-
| 663. || Saarlouis || Saarwellingen || EnsdorfWadgassen || Wallerfangen || Schwalbach || Hülzweiler Überherrn || Nalbach || Dillingen/Saar || SammelnummerRehlingen-Siersburg
|-
| 664. || Merzig || Mettlach || Perl || Brotdorf || Beckingen || Losheim ||  || Wadern || Weiskirchen
|-
| 665. || Homburg || Bexbach || Blieskastel || Kirkel ||  ||  || Gersheim ||  ||
|-
| 666. || Zweibrücken || Contwig || Dellfeld || Hornbach || Rieschweiler-Mühlbach || Maßweiler || Bottenbach || Reifenberg || Großbundenbach, Kleinbundenbach
|-
| 667. || Sankt Ingbert || Rohrbach ||  || Hassel ||  || Mandelbachtal ||  ||  ||
|-
| 668. || Neunkirchen || Ottweiler || Spiesen-Elversberg || Landsweiler-Reden || Schiffweiler || Eppelborn ||  || Illingen || SammelnummerMerchweiler
|-
| 669. || Sankt Wendel || Oberthal || Theley ||  Marpingen || Tholey || Nonnweiler || Nohfelden || Namborn || Freisen
|-
|} Auf die PLZ 6601 fielen die Orte Heusweiler, Kleinblittersdorf und Riegelsberg, die zum Regionalverband Saarbrücken gehören. Orte mit durchschnittlich 15.000 Einwohner.

 67: Ludwigshafen am Rhein

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 670. || Ludwigshafen am Rhein || Bad Dürkheim || Limburgerhof || Mutterstadt || Deidesheim || Wachenheim an der Weinstraße || Schifferstadt || Neuhofen ||
|-
| 671. || Frankenthal || Bobenheim-Roxheim || Freinsheim || Weisenheim am Sand || Lambsheim || Dirmstein || Heßheim || Grünstadt || Sammelnummer
|-
| 672. || Speyer || Lingenfeld || Lustadt || Dudenhofen || Römerberg ||  ||  || Germersheim || Sammelnummer
|-
| 673. || Neustadt an der Weinstraße || Edenkoben || Haßloch || Lambrecht (Pfalz) || Maikammer || Edesheim || Böhl-Iggelheim || Elmstein || Weidenthal
|-
| 674. || Landau in der Pfalz || Herxheim bei Landau/Pfalz || Albersweiler || Kandel || Offenbach an der Queich || Hauenstein || Annweiler || Bad Bergzabern || Sammelnummer
|-
| 675. || Kaiserslautern || Winnweiler || Enkenbach-Alsenborn || Otterberg || Hochspeyer || Otterbach || Waldfischbach-Burgalben || Lauterecken || Sammelnummer
|-
| 676. || Rockenhausen || Alsenz || Obermoschel || Becherbach (Pfalz) || Dannenfels || Dreisen || Feilbingert ||  ||
|-
| 678. || Pirmasens || Rodalben || Dahn || Thaleischweiler-Fröschen || Münchweiler an der Rodalb || Lemberg || Hinterweidenthal || Vinningen || Eppenbrunn
|-
| 679. || Landstuhl || Ramstein-Miesenbach || Bruchmühlbach-Miesau || Brücken (Pfalz) || Kindsbach || Schönenberg-Kübelberg || Waldmohr || Kusel || Sammelnummer
|-
|}

 68: Mannheim
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 680. || Mannheim || Ladenburg || Edingen-Neckarhausen || Ilvesheim || Heddesheim || Viernheim ||  ||  ||
|-
| 682. || || Altlußheim || Neulußheim || || || || || ||
|-
| 683. || Schwetzingen || Hockenheim || KirrlachWaghäusel || Ketsch || WiesentalBrühl || Oftersheim || Sankt Leon-Rot || Reilingen || Oberhausen-Rheinhausen
|-
| 684. || Lampertheim || Bürstadt || Biblis || Hofheim (Ried) || Groß-Rohrheim ||  ||  ||  ||
|-
|}

 69: Heidelberg
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 690. || Heidelberg || Sandhausen || Neckargemünd || Eppelheim || Schriesheim || Leimen || Nußloch || Wiesloch || SammelnummerWalldorf
|-
| 691. ||  || Dielheim || Mühlhausen || Rauenberg || Dossenheim || Wilhelmsfeld || Schönau || Neckarsteinach || Bammental
|-
| 692. || Sinsheim || Meckesheim || Waibstadt || Neckarbischofsheim || Eschelbronn || Kirchardt || Bad Rappenau || Helmstadt-Bargen || Angelbachtal
|-
| 693. || Eberbach || Hirschhorn (Neckar) || Mudau || Neckargerach || Waldbrunn || Schönbrunn ||  ||  ||
|-
| 694. || Weinheim || Mörlenbach || Birkenau || Hemsbach || Hirschberg an der Bergstraße || Gorxheimertal || Laudenbach || Wald-Michelbach ||
|-
| 695. || Mosbach || NeckarelzObrigheim || Gundelsheim || Haßmersheim || Aglasterhausen || Neudenau || Elztal || Limbach || Billigheim
|-
| 696. || Osterburken || Adelsheim || Ravenstein || Rosenberg || Ahorn || Seckach || Buchen (Odenwald) || Walldürn || SammelnummerHardheim
|-
| 697. || LaudaLauda-Königshofen || Tauberbischofsheim || Boxberg || Grünsfeld || Königshofen || Königheim || Werbach || Wittighausen ||
|-
| 698. || Wertheim || Freudenberg || Kreuzwertheim || Reicholzheim || Stadtprozelten ||  || Külsheim ||  ||
|-
| 699. || Bad Mergentheim || Weikersheim || Creglingen || Niederstetten ||  ||  ||  ||  ||
|-
|}

7: Stuttgart 
 70: Stuttgart
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 700. || Stuttgart ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 701. ||  || Fellbach || Oeffingen || Kornwestheim || Korntal-Münchingen || Gerlingen ||  ||  ||
|-
| 702. ||  || LeinfeldenLeinfelden-Echterdingen || Echterdingen || BernhausenFilderstadt || Plattenhardt || Bonlanden ||  ||  ||
|-
| 703. || Böblingen || Sindelfingen || Herrenberg || Gärtringen || Waldenbuch || Schönaich || Magstadt || Holzgerlingen || Weil im Schönbuch
|-
| 705. || Waiblingen || Schwaikheim || Rommelshausen Kernen im Remstal || Korb || Stetten im Remstal || Beutelsbach, EndersbachWeinstadt ||LeutenbachWinnenden ||  ||
|-
| 706. || Schorndorf || Rudersberg || Welzheim || Remshalden || Winterbach || Baltmannsweiler || Plüderhausen || Urbach || Berglen
|-
| 707. || Schwäbisch Gmünd || Heubach || Lorch || Mögglingen || Mutlangen || Waldstetten || Alfdorf || Leinzell || Böbingen an der Rems
|-
| 708. || Aalen || Oberkochen || Abtsgmünd || Westhausen || Bopfingen || Neresheim || Essingen || Hüttlingen || Lauchheim
|-
| 709. || Ellwangen (Jagst) || Rosenberg || Jagstzell || Unterschneidheim || Rainau || Neuler || Tannhausen || Wört || Adelmannsfelden
|-
|}

 71: Heilbronn
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 710. || Heilbronn || Weinsberg || Schwaigern || Obersulm || GroßgartachLeingarten || Neuenstadt am Kocher || Neckarsulm,Bad Friedrichshall,Bad Wimpfen,Nordheim || Möckmühl || Sammelnummer
|-
| 711. || Öhringen || Waldenburg || Neuenstein || Pfedelbach || Kupferzell ||  || Bretzfeld || Künzelsau || Sammelnummer
|-
| 712. || Bietigheim-Bissingen || Besigheim || Sachsenheim || Bönnigheim || Kirchheim am Neckar || Sersheim || Pleidelsheim || Lauffen am Neckar || Sammelnummer
|-
| 713. || Mühlacker || Illingen || Maulbronn || Knittlingen || Wiernsheim || Ötisheim || Sternenfels ||  ||
|-
| 714. || Ludwigsburg || Marbach am Neckar || Vaihingen an der Enz || Asperg || Markgröningen || Tamm || Eberdingen || Remseck || Freiberg am Neckar
|-
| 715. || Backnang || Aspach || Weissach im Tal || Althütte || Oppenweiler || Wüstenrot || Murrhardt || Sulzbach an der Murr || Auenwald
|-
| 716. || Gaildorf || Gschwend || Oberrot || Obersontheim || Fichtenberg || Sulzbach-Laufen || Bühlertann ||  ||
|-
| 717. || Schwäbisch Hall || Rosengarten || Mainhardt || Ilshofen || Vellberg || Braunsbach || Untermünkheim || Michelbach an der Bilz || Wolpertshausen
|-
| 718. || Crailsheim || Gerabronn || Langenburg || Kirchberg an der Jagst || Rot || Blaufelden || Blaufelden 
Rot am See Schrozberg
| Fichtenau || Frankenhardt
|-
|}

 72: Tuttlingen
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 720. || Tuttlingen || Mühlheim an der Donau || Fridingen || Wurmlingen || Böttingen || Emmingen-Liptingen || Beuron AldingenRietheim-Weilheim || Spaichingen || Sammelnummer
|-
| 721. || Rottweil || Deißlingen || Dunningen || Zimmern ob Rottweil || Bösingen || Dietingen || Trossingen Wellendingen || Trossingen ||
|-
| 722. || Schwenningen am Neckar ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 723. || Schramberg || Hardt || Lauterbach || Aichhalden ||  ||  ||  || Oberndorf || Sammelnummer
|-
| 724. || Horb || Dornhan || Vöhringen || Waldachtal || Starzach || Empfingen || Sulz am Neckar ||  ||
|-
| 725. || Leonberg || Weil der Stadt || Renningen || Hemmingen || Rutesheim || Mönsheim || Ditzingen || Heimsheim || Friolzheim
|-
| 726. || Calw || Althengstett || Bad Liebenzell || Bad Teinach-Zavelstein || Neubulach || Neuweiler || Bad Teinach Unterreichenbach Nagoldtal  || Gechingen || Deckenpfronn
|-
| 727. || Nagold || Altensteig || Ebhausen || Haiterbach || Simmersfeld ||  || Wildberg ||  ||
|-
| 729. || Freudenstadt || Baiersbronn || Pfalzgrafenweiler || Bad RippoldsauBad Rippoldsau-Schapbach || Schapbach, DornstettenDornstetten || Glatten || Alpirsbach || Loßburg ||
|-
|}

 73: Esslingen
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 730. || Esslingen || NellingenOstfildern || Neuhausen auf den Fildern || Ruit || Altbach || Denkendorf || Aichwald ||  ||
|-
| 731. || Plochingen || Kirchheim unter Teck || Reichenbach an der Fils || Wernau || Weilheim an der Teck || Köngen || Wendlingen || Lenningen || Dettingen unter Teck
|-
| 732. || Göppingen || Donzdorf || Hattenhofen || Rechberghausen || Bad Boll || Heiningen || Adelberg || Wäschenbeuren || Lauterstein
|-
| 733. ||  || Eislingen || Ebersbach an der Fils || Süßen || Salach || Uhingen || Albershausen || Zell unter Aichelberg || Eschenbach
|-
| 734. || Geislingen an der Steige || Bad Ditzenbach || Kuchen || Gingen an der Fils || Deggingen || Wiesensteig || Bad Überkingen || Gruibingen || Hohenstadt
|-
|}

 74: Tübingen
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 740. || Tübingen || Kirchentellinsfurt || Ammerbuch || Ofterdingen || Dettenhausen || Mössingen || Mössingen Dußlingen Rottenburg am Neckar || Kusterdingen || Dußlingen
|-
| 741. || Reutlingen || Eningen || Gomaringen || Lichtenstein || Wannweil || Trochtelfingen || Dettingen Urach Pfullingen || Engstingen || Sonnenbühl
|-
| 742. || Münsingen || Buttenhausen || Gomadingen || Heroldstatt || Hohenstein || Pfronstetten || Hayingen ||  ||
|-
| 743. || Metzingen || Bad Urach || Dettingen an der Erms || Riederich || Hülben || Römerstein || Westerheim ||  ||
|-
| 744. || Nürtingen || Neuffen || Frickenhausen || Beuren || Bempflingen || Oberboihingen || Aichtal || Wolfschlugen || Neckartenzlingen
|-
| 745. || Hechingen || Haigerloch || Bodelshausen || Burladingen || Jungingen || Rangendingen || Bisingen || Neufra ||
|-
| 746. || Balingen || Frommern || Rosenfeld || Schömberg || Geislingen || Dotternhausen ||  ||  ||
|-
| 747. || EbingenAlbstadt || Winterlingen || Straßberg || Bitz || Meßstetten || Schwenningen || Onstmettingen Tailfingen Lautlingen || ||
|-
| 748. || Sigmaringen || Krauchenwies || Inzigkofen || Veringenstadt || Sigmaringendorf || Scheer || Scheer Sigmaringendorf Gammertingen || Stetten am kalten Markt || Gutenstein
|-
|}

 75: Karlsruhe
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 750. || Karlsruhe || Malsch || Neureut || Weingarten (Baden) || Ettlingen || Bad Herrenalb || Pfinztal ||  ||
|-
| 751. ||  || Rheinstetten || Stutensee || Eggenstein-Leopoldshafen || Linkenheim-Hochstetten || Karlsbad || Waldbronn || Bretten || Sammelnummer
|-
| 752. || Bruchsal || Philippsburg || Graben-Neudorf || Östringen || Bad Schönborn || Ubstadt-Weiher || Kraichtal || Karlsdorf-Neuthard || Forst
|-
| 753. || Pforzheim || Niefern-Öschelbronn || Tiefenbronn || Birkenfeld || Königsbach-Stein || Ispringen || Remchingen || Keltern || Kämpfelbach
|-
| 754. || Neuenbürg || Schömberg || Engelsbrand || Dobel || Höfen an der Enz || Enzklösterle || Wildbad ||  ||
|-
| 755. || Rastatt || Durmersheim || Muggensturm || Kuppenheim || Bietigheim || Ötigheim || Iffezheim || Bischweier || Au am Rhein
|-
| 756. || Gaggenau || Gernsbach || Loffenau || Forbach || Hilpertsau || Weisenbach  ||  ||  ||
|-
| 757. || Baden-Baden || Steinbach || Sinzheim || Sandweier || Ebersteinburg ||  ||  ||  ||
|-
| 758. || Bühl || Bühlertal || Ottersweier || Sand || Lichtenau || Altschweier || Rheinmünster ||  ||
|-
| 759. || Achern || Renchen || Ottenhöfen im Schwarzwald || Kappelrodeck || Sasbachwalden || Seebach || Rheinau || Lauf ||
|-
|}

 76: Offenburg
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 760. || Offenburg || Oberkirch || Oppenau || Appenweier || Bad Peterstal-Griesbach || Lautenbach || Neuried || Willstätt || Hohberg
|-
| 761. ||  || Haslach im Kinzigtal || Hausach || Gengenbach || Zell am Harmersbach Unterentersbach|| Biberach Prinzbach|| Oberharmersbach || Nordrach || Steinach
|-
| 762. || Wolfach Oberwolfach|| Schiltach || Schenkenzell || Bad RippoldsauBad Rippoldsau-Schapbach || SchapbachGutach (Schwarzwaldbahn) ||  ||  ||  ||
|-
| 763. || Lahr/Schwarzwald || Friesenheim || Seelbach || Kippenheim || Ichenheim Schwanau || Ringsheim || Ettenheimweiler Ettenheim || Mahlberg || Kappel-Grafenhausen
|-
| 764. ||  Kehl || Kork || Auenheim ||  Legelshurst|| ||  ||  ||
| -
|}

 77: Singen am Hohentwiel
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 770. || Singen am Hohentwiel || Gottmadingen || RielasingenRielasingen-Worblingen || Gailingen || Steißlingen || Eigeltingen || Engen || Tengen || Hilzingen
|-
| 771. || Donaueschingen || Blumberg || Hüfingen || Vöhrenbach || Bräunlingen || Geisingen || Möhringen Immendingen ||  ||
|-
| 773. || VillingenVillingen-Schwenningen || Niedereschach || Mönchweiler || Brigachtal || Dauchingen ||  || Bad Dürrheim ||  ||
|-
| 774. || Triberg || Sankt Georgen im Schwarzwald || Furtwangen || Königsfeld im Schwarzwald || Schonach im Schwarzwald || Hornberg ||  ||  ||
|-
| 775. || Konstanz || Reichenau || Allensbach ||  ||  ||  ||  || Meersburg || SammelnummerHagnau am Bodensee
|-
| 776. || Radolfzell || Ludwigshafen am BodenseeBodman-Ludwigshafen || Öhningen || Wangen || Bodman || Gaienhofen || Sipplingen || Stockach || Sammelnummer
|-
| 777. || Überlingen || OberuhldingenUhldingen-Mühlhofen || Nußdorf || Deggenhausertal || Bermatingen || Owingen || UnteruhldingenSalem || Markdorf || Sammelnummer
|-
| 779. || Meßkirch || Beuron || Sauldorf || Wald || Leibertingen || Herdwangen-Schönach || Illmensee || Pfullendorf || SammelnummerHeiligenberg
|-
|}

 78: Freiburg im Breisgau
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 780. || Freiburg im Breisgau || Merzhausen || Gundelfingen || Glottertal || Bötzingen || March || Elzach || Waldkirch || Sammelnummer
|-
| 781. ||  || Bad Krozingen || Staufen im Breisgau || Breisach || Kirchzarten || Münstertal/ Schwarzwald || Ihringen || Vogtsburg || Denzlingen
|-
| 782. || TitiseeTitisee-Neustadt || Sankt Blasien || Bonndorf im Schwarzwald || Hinterzarten || Lenzkirch || Schluchsee || Löffingen || Neustadt im SchwarzwaldFeldberg (Schwarzwald) || Friedenweiler
|-
| 783. || Emmendingen || Kenzingen || Endingen am Kaiserstuhl || Herbolzheim || Teningen || Bahlingen am Kaiserstuhl || Eichstetten am Kaiserstuhl || Freiamt || Riegel am Kaiserstuhl
|-
| 784. || Müllheim || Kandern || Heitersheim || Neuenburg am Rhein || Buggingen || Schliengen || Badenweiler || Bad Bellingen || Eschbach
|-
| 785. || Lörrach || Binzen || Steinen || Inzlingen || Eimeldingen || Rümmingen ||  || Weil am Rhein || SammelnummerEfringen-Kirchen
|-
| 786. || Schopfheim || Hausen im Wiesental || Zell im Wiesental || Maulburg || Todtmoos ||  || Todtmoos Zell im Wiesental 
Öflingen Maulburg FWehr
| Todtnau || Schönau im Schwarzwald
|-
| 788. || Bad Säckingen ||  Öflingen|| Görwihl || Rickenbach ||  || Murg || Laufenburg (Baden) || Rheinfelden (Baden) || SammelnummerGrenzach-Wyhlen
|-
| 789. || WaldshutWaldshut-Tiengen || Albbruck || Jestetten || Stühlingen || Klettgau || Wutöschingen || Tiengen (Hochrhein)Küssaberg || Lauchringen || Ühlingen-Birkendorf
|-
|}

 79: Ulm
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 790. || Ulm || Blaubeuren || Laichingen || Erbach || Dietenheim || Blaustein || Niederstotzingen Langenau || Niederstotzingen || Dornstadt
|-
| 791. || Neu-Ulm || Weißenhorn || Senden || Pfaffenhofen an der Roth || Elchingen || Nersingen || Vöhringen || Illertissen || Sammelnummer
|-
| 792. || Heidenheim || Herbrechtingen || Königsbronn || Steinheim am Albuch || Dischingen || Böhmenkirch || Giengen Brenz Sontheim|| Giengen || Gerstetten
|-
| 793. || Ehingen (Donau) || Munderkingen || Schelklingen || Untermarchtal || Rottenacker || Allmendingen || Obermarchtal || Oberdischingen || Öpfingen
|-
| 794. || Riedlingen || Zwiefalten || Ertingen || Herbertingen || Langenenslingen || Uttenweiler || Blochingen Mengen || Dürmentingen ||
|-
| 795. || Biberach an der Riß || Bad Buchau || Bad Schussenried || Bad Wurzach || Ochsenhausen || Rot an der Rot || Schemmerhofen || Laupheim || Schwendi
|-
| 796. || Aulendorf || Wolfegg || Altshausen || Kißlegg || Ostrach ||  || Kißlegg 
Altshausen Ostrach Bad Waldsee || Saulgau || SammelnummerHohentengen
|-
| 797. || Leutkirch || Isny || Großholzleute || Aichstetten ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 798. || Ravensburg || Baienfurt || Wilhelmsdorf || Wolpertswende ||  ||  || Amtzell Unterankereute Weingarten|| Wangen im Allgäu || Sammelnummer
|-
| 799. || Friedrichshafen || Tettnang || Kressbronn am Bodensee || Langenargen || Neukirch || Meckenbeuren || Immenstaad am Bodensee ||  ||
|-
|}

8: München 
 80: München
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 800. || München ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 801. ||  || Ottobrunn || Haar || Neubiberg || Markt Schwaben || Feldkirchen || Ebersberg || Grafing bei München || Sammelnummer
|-
| 802. ||  || Grünwald || Pullach || Deisenhofen || Unterhaching || Ebenhausen || Neuried || Taufkirchen || Sauerlach
|-
| 803. ||  || Gräfelfing || Planegg, Krailling || Germering || Gauting || Herrsching am Ammersee || Olching || Gröbenzell || Puchheim
|-
| 804. ||  || Oberschleißheim || Unterföhring || Unterschleißheim || Ismaning || Garching bei München || Karlsfeld || Haimhausen || Fahrenzhausen
|-
| 805. || Freising || Moosburg an der Isar || Attenkirchen || Mauern || Hallbergmoos || Neufahrn bei Freising || Eching || Erding || Sammelnummer
|-
| 806. || Dachau || Markt Indersdorf || Odelzhausen || Altomünster || Erdweg || Bergkirchen || Petershausen || Pfaffenhofen an der Ilm || Sammelnummer
|-
| 807. || Ingolstadt || Manching || Kösching || Gaimersheim || Vohburg an der Donau || Ebenhausen || Reichertshofen || Eichstätt || Sammelnummer
|-
| 808. || Fürstenfeldbruck || Grafrath || Mammendorf || Inning am Ammersee || Geltendorf || Moorenweis || Türkenfeld || Eching am Ammersee || Emmering
|-
| 809. || Wasserburg || Haag in Oberbayern || Rott am Inn || Rechtmehring || Schnaitsee || Gars am Inn || Vogtareuth || Pfaffing || Babensham
|-
|}

 81: Garmisch-Partenkirchen
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 810. || Garmisch-Partenkirchen || Mittenwald || Oberammergau || Grainau || Farchant || Oberau || Ettal || Krün || Wallgau
|-
| 811. || Murnau am Staffelsee || Bad Kohlgrub || Kochel am See || Uffing am Staffelsee || Ohlstadt || Eschenlohe || Bayersoien || Schlehdorf || Großweil
|-
| 812. || Weilheim in Oberbayern || Penzberg || Peißenberg || Seeshaupt || Huglfing || Hohenpeißenberg || Iffeldorf || Polling || Wessobrunn
|-
| 813. || Starnberg || Tutzing || Feldafing || Pöcking || Söcking || Percha || Berg || Andechs || Bernried am Starnberger See
|-
| 815. || Holzkirchen || Feldkirchen-Westerham || Weyarn || Schaftlach || Valley || Otterfing || Dietramszell ||  ||
|-
| 816. || Miesbach || Schliersee || Bayrischzell || Hausham || Fischbachau || Neuhaus  || Irschenberg ||  ||
|-
| 817. || Bad Tölz || Lenggries || Bad Heilbrunn || Benediktbeuern || Reichersbeuern || Waakirchen || Bichl || Gaißach || Sachsenkam
|-
| 818. || Tegernsee || Bad Wiessee || Rottach-Egern || Gmund || Kreuth ||  ||  ||  ||
|-
| 819. || Wolfratshausen || Geretsried || Münsing || Ambach || Egling || Eurasburg || Königsdorf ||  ||
|-
|}

 82: Rosenheim
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 820. || Rosenheim || Bad Aibling || Oberaudorf || Brannenburg || Kiefersfelden || Bruckmühl || Endorf || Kolbermoor || Stephanskirchen
|-
| 821. || Prien am Chiemsee || Übersee || Aschau im Chiemgau Hohenaschau Niederaschau || Bernau am Chiemsee || Marquartstein || Reit im Winkl || Grassau || Unterwössen || Rimsting
|-
| 822. || Traunstein || Ruhpolding || Trostberg || Chieming || Traunreut || Altenmarkt an der Alz || Siegsdorf || Freilassing || Sammelnummer
|-
| 823. || Bad Reichenhall || Bayerisch Gmain || Anger || Thumsee Karlstein || Piding ||  ||  ||  ||
|-
| 824. || BerchtesgadenSchönau || Bischofswiesen || Ramsau bei Berchtesgaden || Strub || Oberau || Markt Schellenberg ||  ||  ||
|-
| 825. || Dorfen || Taufkirchen || Buchbach || Isen || Schwindegg || Lengdorf || Sankt Wolfgang ||  ||
|-
| 826. || Mühldorf am InnAltmühldorf || Altötting || Burghausen || Waldkraiburg || Neuötting Simbach am InnJulbach Kirchdorf am Inn Buch Untertürken Ramerding Ritzing Dobl || Töging am InnLaufen (Salzach)  || Neumarkt-Sankt Veit || Garching an der Alz || Burgkirchen an der Alz
|-
|}

 83: Landshut
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 830. || Landshut || Mainburg || Rottenburg an der Laaber || MallersdorfMallersdorf-Pfaffenberg || Ergoldsbach || Schierling || Essenbach || Pfeffenhausen || Au in der Hallertau
|-
| 831. ||  || Dingolfing || Vilsbiburg || Gangkofen || Geisenhausen || Frontenhausen || Mengkofen || Bodenkirchen || Velden
|-
| 833. || Eggenfelden || Massing || Hebertsfelden || Wurmannsquick || Falkenberg || Malgersdorf || Mitterskirchen || Schönau || Unterdietfurt
|-
| 834. || Pfarrkirchen || Tann || Triftern || Egglham || Birnbach || Simbach am Inn || Kirchdorf am Inn || Wittibreut || Johanniskirchen
|-
| 835. || Plattling || Grafenau || Osterhofen || Metten || Hengersberg || Spiegelau || Wallersdorf || Vilshofen || Sammelnummer
|-
| 836. || Deggendorf 
Fischerdorf
| ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 837. || Regen Raindorf Reinhartsmais Untermitterdorf || Zwiesel || Bodenmais || Viechtach || RuhmannsfeldenGotteszell || Teisnach || Frauenau || Kirchberg im Wald || Bischofsmais
|-
| 838. || Landau an der Isar || Arnstorf || Eichendorf || Simbach || Pilsting || Reisbach || Roßbach || Mamming ||
|-
| 839. || Passau || Waldkirchen || Freyung || Griesbach im Rottal || Hauzenberg || Wegscheid || Bad Füssing || Pocking || Sammelnummer
|-
|}

 84: Regensburg
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 840. || Regensburg || Neutraubling || Bad Abbach || Wörth an der Donau || Donaustauf || Sünching || Obertraubling || Barbing || Tegernheim
|-
| 841. ||  || Burglengenfeld || Regenstauf || Maxhütte-Haidhof || Nittenau || Hemau || Lappersdorf || Teublitz || Nittendorf
|-
| 842. || Kelheim || Riedenburg || Abensberg || Saal an der Donau || Neustadt an der Donau || Altmannstein || Siegenburg || Rohr in Niederbayern || Ihrlerstein
|-
| 843. || Neumarkt in der Oberpfalz || Beilngries || Parsberg || Berching || Dietfurt an der Altmühl || Velburg || Freystadt || Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz || Postbauer-Heng
|-
| 844. || Straubing || Geiselhöring || Bogen || Straßkirchen || Schwarzach || Mitterfels || Hunderdorf || Leiblfing || Sankt Englmar
|-
| 845. || Amberg || Hirschau || Vilseck || Schnaittenbach || Kastl || Schmidmühlen || Kümmersbruck || Sulzbach-Rosenberg || Sammelnummer
|-
| 846. || Schwandorf || Neunburg vorm Wald || Rötz || Wackersdorf || Bodenwöhr || Bruck in der Oberpfalz || Schwarzhofen || Steinberg am See || Neukirchen-Balbini
|-
| 847. || Nabburg || Schwarzenfeld || Pfreimd || Oberviechtach || Wernberg-Köblitz || Schönsee || Schmidgaden || Teunz || Winklarn
|-
| 848. || Weiden in der Oberpfalz || Neustadt an der Waldnaab || Vohenstrauß || Grafenwöhr || Floß || Windischeschenbach || Pressath || Etzenricht || Eschenbach in der Oberpfalz
|-
| 849. || Cham || Furth im Wald || Kötzting || Waldmünchen || Roding || Lam || Neukirchen beim Heiligen Blut || Arnbruck || Traitsching
|-
|}

 85: Nürnberg
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 850. || Nürnberg || Zirndorf || Altdorf bei Nürnberg || Stein || Röthenbach an der Pegnitz || Langenzenn || Oberasbach || Wendelstein ||
|-
| 851. || Fürth ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 852. || Erlangen || Herzogenaurach || Baiersdorf || Neunkirchen am Brand || Uttenreuth || Bubenreuth ||  ||  ||
|-
| 853. || Neustadt an der Aisch || Bad Windsheim || Scheinfeld || Wilhermsdorf || Emskirchen || Markt Bibart ||  ||  ||
|-
| 854. || Schwabach || Roth || Hilpoltstein || Georgensgmünd || Spalt || Thalmässing || Greding || Heideck || Abenberg
|-
| 855. || Forchheim || Höchstadt an der Aisch || Ebermannstadt || Gräfenberg || Adelsdorf || Gößweinstein || Eggolsheim ||  ||
|-
| 856. || Lauf an der Pegnitz || Hersbruck || Schnaittach || Velden || Kirchensittenbach || Leinburg || Neunkirchen am Sand || Simmelsdorf || Happurg
|-
| 857. || Pegnitz || Auerbach in der Oberpfalz || Pottenstein || Neuhaus an der Pegnitz || Kirchenthumbach ||  ||  ||  ||
|-
| 858. || Bayreuth || Bad Berneck || Bischofsgrün || Kemnath || Speichersdorf || Gefrees || Creußen || Weidenberg || Bindlach
|-
| 859. || Marktredwitz || Wunsiedel || Tirschenreuth || Arzberg (Oberfranken) || Waldsassen || Mitterteich || Wiesau || Waldershof || Bärnau
|-
|}

 86: Bamberg
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 860. || Bamberg || Sammelnummer || Ebern || Scheßlitz || Hallstadt || Hirschaid || Hollfeld || Memmelsdorf || Bischberg
|-
| 861. ||  || Ebrach || Breitengüßbach || Geiselwind || Litzendorf || Oberhaid || Maroldsweisach || Strullendorf || Zapfendorf
|-
| 862. || Lichtenfels || Burgkunstadt || Staffelstein || Ebersdorf bei Coburg || Sonnefeld || Michelau in Oberfranken || Redwitz an der Rodach || Weismain || Ebensfeld
|-
| 863. || Coburg || Neustadt bei Coburg || Rödental || Rodach || Dörfles-Esbach || Weitramsdorf || Ahorn || Meeder || Lautertal
|-
| 864. || Kronach || Ludwigsstadt || Küps || Pressig || Steinwiesen || Nordhalben || Stockheim || Tettau || Wallenfels
|-
| 865. || Kulmbach || Stadtsteinach || Mainleus || Marktleugast || Wirsberg || Thurnau || Presseck || Kasendorf || Untersteinach
|-
| 866. || Münchberg || Helmbrechts || Sparneck || Stammbach || Zell im Fichtelgebirge ||  ||  ||  ||
|-
| 867. || Hof || Selb || Rehau || Naila || Bad Steben || Schwarzenbach an der Saale || Selbitz || Schwarzenbach am Wald || Regnitzlosau
|-
| 868. ||  || Geroldsgrün || Berg (Oberfranken) || Konradsreuth || Schauenstein || Kirchenlamitz || Weißenstadt || Marktleuthen || Röslau
|-
|}

 87: Würzburg
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 870. || Würzburg || Sammelnummer || Ochsenfurt || Uffenheim || Zellingen || Höchberg || Veitshöchheim || Gerbrunn || Rimpar
|-
| 871. || Kitzingen || Volkach || Marktbreit || Wiesentheid || Iphofen || Dettelbach || Mainbernheim || Prichsenstadt || Schwarzach am Main
|-
| 872. || Schweinfurt || Sammelnummer || Gerolzhofen || Schonungen || Arnstein || Gochsheim || Werneck || Haßfurt || Sammelnummer
|-
| 873. || Bad Kissingen || Münnerstadt || Bad Bocklet || Maßbach || Oerlenbach || Burkardroth || Euerdorf || Nüdlingen ||
|-
| 874. || Bad Neustadt an der Saale || Bad Königshofen im Grabfeld || Bischofsheim an der Rhön || Mellrichstadt || Ostheim vor der Rhön ||  ||  ||  ||
|-
| 875. || Aschaffenburg || Sammelnummer || Obernburg am Main || Großostheim || Alzenau in Unterfranken || Kahl am Main || Karlstein am Main || Goldbach || Hösbach
|-
| 876. || Miltenberg || Amorbach || Klingenberg am Main || Kleinheubach || Erlenbach am Main || Großheubach || Wörth am Main || Bürgstadt ||
|-
| 877. || Lohr am Main || Marktheidenfeld || Frammersbach || Rothenfels || Partenstein ||  ||  ||  ||
|-
| 878. || Gemünden am Main || Karlstadt || Hammelburg || Burgsinn || Eußenheim || Rieneck || Zeitlofs || Brückenau || SammelnummerWildflecken
|-
|}

 88: Ansbach
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 880. || Ansbach || Sammelnummer || Rothenburg ob der Tauber || Dinkelsbühl || Feuchtwangen || Neuendettelsau || Heilsbronn || Herrieden || Bechhofen
|-
| 881. ||  || Windsbach || Diebach, Schillingsfürst || Lichtenau || Petersaurach || Schnelldorf || Dürrwangen || Lehrberg || Schopfloch
|-
| 882. || Gunzenhausen || Wassertrüdingen || Muhr am See || Heidenheim || Weidenbach || Arberg || Haundorf || Merkendorf || Ornbau
|-
| 883. || Treuchtlingen || Weißenburg in Bayern || EichstättDollnstein || Pappenheim || Pleinfeld || Ellingen || Nennslingen || Solnhofen || Wellheim
|-
| 885. || Donauwörth || Rain || Wemding || Asbach-Bäumenheim || Monheim || Harburg (Schwaben) || Wertingen || Neuburg an der Donau || Sammelnummer
|-
| 886. || Nördlingen || Wallerstein || Alerheim || Fremdingen || Hainsfarth || Mönchsdeggingen || Oettingen in Bayern || Möttingen ||
|-
| 887. || Günzburg || Burgau || Ichenhausen || Leipheim || Offingen || JettingenJettingen-Scheppach || Burtenbach || Bibertal || Kammeltal
|-
| 888. || Dillingen an der Donau || Lauingen || Gundelfingen an der Donau || Höchstädt an der Donau || Holzheim || Wittislingen || Bachhagel || Blindheim || Syrgenstein
|-
| 889. || Aichach || Kühbach || Hilgertshausen-Tandern || Hollenbach || Inchenhofen || Schiltberg || Pöttmes || Schrobenhausen || Sammelnummer
|-
|}

 89: Augsburg
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 890. || Augsburg || Neusäß || Bobingen || Friedberg || Mering || Gersthofen || Thannhausen, Ziemetshausen || Krumbach (Schwaben) || Sammelnummer
|-
| 891. || Landsberg am Lech || Kaufering || Schondorf am Ammersee ||  || Fuchstal || Penzing || Sankt Ottilien || Dießen am Ammersee || Sammelnummer
|-
| 892. || Schongau || Peiting || Lechbruck || Steingaden || Altenstadt || Bernbeuren || Burggen || Hohenfurch || Schwabsoien
|-
| 893. || Schwabmünchen || Lagerlechfeld || Klosterlechfeld || Großaitingen || Fischach || Langerringen || Langenneufnach || Buchloe || Sammelnummer
|-
| 894. || Memmingen || Ottobeuren || Babenhausen || Grönenbach || Legau || Memmingerberg || Markt Rettenbach || Mindelheim || Sammelnummer
|-
| 895. || Kaufbeuren || Marktoberdorf || Obergünzburg, Günzach || Biessenhofen || Aitrang || Germaringen || Unterthingau || Füssen || Sammelnummer
|-
| 896. || Kempten (Allgäu) || Pfronten || Waltenhofen || Nesselwang || Wertach, Jungholz || Altusried || Oy-Mittelberg || Durach || Dietmannsried
|-
| 897. || Immenstadt || Sonthofen || Hindelang || Oberstaufen || Fischen im Allgäu || Blaichach || Rettenberg || Burgberg im Allgäu || Missen-Wilhams
|-
| 898. || Oberstdorf || Tiefenbach ||Langenwang  || Riezlern, Österreich (Zollanschlussgebiet) || Hirschegg, Österreich (Zollanschlussgebiet) || Mittelberg, Österreich (Zollanschlussgebiet) ||  ||  ||
|-
| 899. || Lindau (Bodensee) || Wasserburg (Bodensee) || Nonnenhorn || Hergatz || Sigmarszell || Opfenbach || Hergensweiler || Lindenberg im Allgäu || Sammelnummer
|-
|}

Ausnahmen bei den auf die Ziffer 1 endenden Postleitzahlen 
Bei der Einführung der Postleitzahlen handelte es sich bei den auf die Ziffer 1 endenden Postleitzahlen stets um Sammelnummern. Bedingt durch Gemeindegebietsreformen änderte sich dies in manchen Fällen. Hier werden die auf die Ziffer 1 endenden Postleitzahlen, wenn nur noch höchstens zwei Gemeinden verblieben, aufgeführt. 

2
 2101: Hamburg 96
2191: Hamburg-Insel Neuwerk
 2421: Glasau
 2741: Kutenholz
 2801: Grasberg
 2851: Wremen
 2861: Axstedt
 2901: Wiefelstede
 2971: Wirdum
 2981: Rechtsupweg

3
 3251: Ottenstein
 3301: Schwülper
3391: Wildemann
 3411: Katlenburg-Lindau, Wulften
 3441: Berkatal, Weißenborn
 3451: Halle, Dielmissen
 3471: Lauenförde
 3571: Wohratal

4
 4401: Saerbeck
 4421: Reken
 4531: Lotte
 4791: Altenbeken, Lichtenau
 4811: Oerlinghausen
 4831: Langenberg
 4901: Hiddenhausen
 4971: Hüllhorst

5
 5161: Merzenich
 5221: Friesenhagen
 5901: Wilnsdorf

6
 6081: Stockstadt
 6111: Otzberg
 6141: Einhausen
 6231: Schwalbach am Taunus, Sulzbach
 6401: Kalbach
 6411: Künzell
 6441: Cornberg, Wildeck
 6471: Kefenrod
 6531: Ober-Hilbersheim
 6631: Ensdorf
 6831: Plankstadt
 6911: Malsch
 6931: Zwingenberg
 6941: Abtsteinach
 6971: Assamstadt
 6991: Igersheim

7
 7031: Altdorf, Mötzingen
 7061: Kaisersbach, Lichtenwald
 7081: Kirchheim am Ries, Riesbürg
 7091: Ellenberg, Stödtlen
 7111: Zweiflingen
 7131: Wurmberg
 7161: Bühlerzell
 7171: Michelfeld
 7241: Eutingen im Gäu
 7251: Weissach, Wimsheim
 7271: Egenhausen, Rohrdorf
 7301: Deizisau
 7331: Ottenbach
 7341: Amstetten, Mühlhausen im Täle
 7411: St. Johann
 7421: Mehrstetten
 7431: Grabenstetten
 7451: Grosselfingen
 7481: Bingen, Hettingen
 7501: Marxzell
 7541: Straubenhardt
 7551: Elchesheim-Illingen, Steinmauern
 7571: Hügelsheim
 7591: Sasbach
 7611: Berghaupten, Mühlenbach
 7731: Unterkirnach
 7761: Moos
 7771: Frickingen
 7791: Buchheim
 7841: Auggen, Malsburg-Marzell
 7881: Herrischried, Schwörstadt
 7911: Holzheim, Roggenburg
 7921: Hermaringen, Nattheim
 7941: Unlingen
 7971: Aitrach
 7991: Eriskirch, Oberteuringen

8
 8131: Frohnloh, Pentenried
 8151: Warngau
 8171: Jachenau
 8331: Rimbach
 8611: Baunach
 8631: Niederfüllbach
 8661: Weißdorf
 8811: Leutershausen
 8991: Achberg

Sammelnummern mit der Endziffer 2 

Nur in den Leitbereichen 860, 870, 872, 875 und 880 gibt es Sammelnummern mit der Endziffer 2. In diesen Leitbereichen gibt es ebenfalls Sammelnummern mit der Endziffer 1.

 Leitbereich 860: Die Orte mit der Postleitzahl 8601 befinden sich nordwestlich, die mit der Postleitzahl 8602 südwestlich von Bamberg.
 Leitbereich 870: Die Orte mit der Postleitzahl 8701 befinden sich südlich, die mit der Postleitzahl 8702 nördlich von Würzburg.
 Leitbereich 872: Die Orte mit der Postleitzahl 8721 befinden sich nördlich, die mit der Postleitzahl 8722 südlich von Schweinfurt.
 Leitbereich 875: Die Orte mit der Postleitzahl 8751 befinden sich südlich, die mit der Postleitzahl 8752 nördlich von Aschaffenburg.
 Leitbereich 880: Die Orte mit der Postleitzahl 8801 befinden sich westlich von Ansbach, die mit der Postleitzahl 8802 verteilen sich auf die anderen Himmelsrichtungen.

Besonderheiten bei Leitabschnitten 
Bei manchen Leitabschnitten sind Besonderheiten festzustellen.

 Der Leitabschnitt 4628 (Lünen) bildete eine Exklave im Leitbereich 462 (Castrop-Rauxel), bis der gesamten Stadt Lünen die Postleitzahl 4670 zugewiesen wurde.
 Der Leitabschnitt 5448 (Kastellaun) bildete durchgängig bis 1993 eine Exklave im Leitbereich 544 (Mayen).

Städte mit mehr als einer Postleitzahl 
Obwohl jeder Stadt in der Regel bei der Einführung nur eine Postleitzahl zugewiesen wurde, erhielten manche Städte zwei oder mehr Zahlen. Hier werden alle Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern mit ihren Postleitzahlen gelistet, wenn ihnen mindestens zwei zugewiesen wurden. 

 Bremen
 2800: Bremen 1, 2, 10, 13, 16, 17, 20, Bremen-Arsten, Bremen-Borgfeld, Bremen-Habenhausen, Bremen-Huchting, Bremen-Oberneuland
 2820: Bremen-Blumenthal, Bremen-Farge, Bremen-Lesum, Bremen-Vegesack
 Frankfurt am Main
 6000: Frankfurt am Main 1, West 13, Nordost 14, 21, 24, 50, 56, 70, Frankfurt am Main-Fechenheim, Frankfurt Main Flughafen, Frankfurt am Main-Hausen, Frankfurt am Main-Niederrad, Frankfurt am Main-Oberrad, Frankfurt am Main-Rödelheim, Frankfurt am Main-Schwanheim
 6230: Frankfurt am Main-Griesheim, Frankfurt am Main-Höchst, Frankfurt am Main-Nied, Frankfurt am Main-Sindlingen, Frankfurt am Main-Sossenheim, Frankfurt am Main-Unterliederbach, Frankfurt am Main-Zeilsheim
 Gelsenkirchen
 4650: Gelsenkirchen, Gelsenkirchen-Horst
 4660: Gelsenkirchen-Buer
 Hamburg
 2000: Hamburg 1, 4, 6, 11, 13, 19, 20, 22, 26, 28, 33, 34, 36, 39, 43, 50, 52–57, 61–74
 2050: Hamburg 80
 2051: Hamburg-Allermöhe, Hamburg-Altengamme 1, 2, Hamburg-Billwerder 1, 3, 4, Hamburg-Curslack, Hamburg-Ochsenwerder 1–3, Hamburg-Reitbrook, Hamburg-Spadenland, Hamburg-Tatenberg
 2052: Hamburg-Kirchwerder 1–7
 2053: Hamburg-Neuengamme 1, 3, 4
 2100: Hamburg 90
 2101: Hamburg 96
 2102: Hamburg 93
 2103: Hamburg 95
 2104: Hamburg 92
 2151: Hamburg-Cranz
 Lübeck
 2400: Lübeck
 2401: Lübeck-Blankensee, Lübeck-Brodten, Lübeck-Ivendorf, Lübeck-Kronsforde, Lübeck-Niederbüssau, Lübeck-Niendorf, Lübeck-Reecke, Lübeck-Wulfsdorf
 2402: Lübeck-Kücknitz
 2403: Lübeck-Schlutup
 2404: Lübeck-Siems
 2407: Lübeck-Travemünde, Lübeck-Teutendorf
 Lünen
 4607: Brambauer
 4628: Lünen
 Wiesbaden
 6200: Mainz-Amöneburg, Wiesbaden, Wiesbaden-Bierstadt, Wiesbaden-Chausseehaus, Wiesbaden-Dotzheim, Wiesbaden-Frauenstein, Wiesbaden-Freudenberg, Wiesbaden-Heßloch, Wiesbaden-Igstadt, Wiesbaden-Kloppenheim, Wiesbaden-Märchenland, Wiesbaden-Rambach, Wiesbaden-Schierstein
 6202: Wiesbaden-Biebrich
 6502: Mainz-Kostheim
 6503: Mainz-Kastel

Große Zustellpostämter 
Es gab Zustellpostämter, von denen aus mehrere Gemeinden versorgt wurden. Diese erhielten die Postleitzahl des Zustellpostamtes. Die größte dieser Gemeinden war Norderstedt.

Als Beispiel sei hier der Einzugsbereich der Postleitzahl 2000 aufgeführt:

Die Postleitzahl 2000 trugen bei der Neuvergabe der Zahlen außer den oben angegebenen Gebieten Hamburgs die folgenden Gemeinden bzw. Orte:

Barsbüttel, Braak, Friedrichsgabe, Garstedt, Glashütte, Harksheide, Oststeinbek, Schenefeld und Wedel. Friedrichsgabe, Garstedt, Glashütte und Harksheide wurden am 1. Januar 1970 zur neuen Stadt Norderstedt zusammengeschlossen. Diese übernahm die Postleitzahl 2000.
Auch die Postleitzahl 2300 trugen außer Kiel noch andere eng benachbarten Gemeinden. Kronshagen und Altenholz sind mit zirka 10000 Einwohner die größten umliegenden Gemeinden, die diese PLZ trugen.

Ähnlichkeit mit der Telefonvorwahl 

 6074: Rödermark, Vorwahl 06074
 7031: Altdorf, Vorwahl 07031
 7034: Gärtringen, Vorwahl 07034
 7141: Möglingen, Vorwahl 07141
 7145: Markgröningen, Vorwahl 07145
 7710: Donaueschingen, Vorwahl 0771

Besonderheiten 
 Verenahof war eine Exklave in die Schweiz und de facto Schweizer Zollgebiet, aber es war nicht nur Teil der Gemeinde Wiechs am Randen, sondern auch des deutschen Staatsgebietes. In einem im Jahr 1964 von Deutschland und der Schweiz abgeschlossenen Staatsvertrag kam das 43 ha große Gebiet des Verenahofs im Zuge eines Gebietsaustauschs an die Schweiz. Dieser Vertrag trat am 4. Oktober 1967 in Kraft. Die Schweiz hat Postleitzahlen bereits im Jahr 1964 eingeführt und Verenahof hat die Postleitzahl von Büttenhardt erhalten. Bis 1967 hatte Verenahof aus westdeutscher Sicht die Postleitzahl von Wiechs am Randen – 7708.

Deutsche Post der DDR

Aufbau 
Weitgehend ähnelte das DDR-System dem in der Bundesrepublik. An der Postleitzahl war die Stellung der Postdienststelle zu erkennen: Leitpostämter bekamen zunächst zwei- oder dreistellige Postleitzahlen. Andere Postämter erhielten vierstellige Zahlen mit den Endziffern 2 bis 9, davor stand meist die Nummer des jeweiligen Leitpostamtes. Die Vergabe erfolgte in der Regel nach der alphabetischen Reihenfolge. Waren mehr als acht Postämter einem Leitpostamt zugeordnet, setzte sich ihre Nummerierung im nächsten Zehnerbereich fort. Im Umkreis größerer Städte wurden auch mehrere Zehnerbereiche genutzt. Hier erfolgte die Nummernvergabe nach geographischen Gesichtspunkten. Poststellen kleinerer Orte erhielten in der Regel die Endziffer 1 hinter der Zahl des Leitpostamtes. Diese Nummer wurde mehrmals vergeben (Sammelnummer), so dass verschiedene teilweise weit auseinanderliegende Poststellen dieselbe Postleitzahl erhielten.

Später wurden alle Postleitzahlen vierstellig, wobei die fehlenden Stellen der Leitpostämter durch Nullen aufgefüllt wurden (z. B. 8500 statt zuvor 85 Bischofswerda).

Größeren Städten wurden mehrere Postleitzahlen zugeordnet. Hier wurde die Postleitzahl oft an die Nummern der Zustellpostämter angepasst. Die Nummern werden unten gesondert aufgeführt.

Listen

1: Berlin 

 10 und 11: Berlin

1002: Berlin Postscheckamt
1005: Berlin BPA
1020: Berlin 2, 1040: Berlin 4, 1080: Berlin 8
1017: Berlin 17, 1034: Berlin 34, 1035: Berlin 35, 1054: Berlin 54, 1058: Berlin 58, 1071: Berlin 71
1085: Zentrales Post- und Fernmeldeverkehrsamt der DDR (ZPA, ZPF)

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 110. || Berlin-Pankow ||  ||  ||  ||  || Berlin-Wilhelmsruh || Berlin-Rosenthal || Berlin-Blankenfelde ||
|-
| 111. || Berlin-Niederschönhausen ||  || Berlin-Buchholz || Berlin-Blankenburg || Berlin-Buch || Berlin-Karow ||  ||  ||
|-
| 112. || Berlin-Weißensee ||  ||  ||  || Berlin-Hohenschönhausen ||  || Berlin-Wartenberg ||  || Berlin-Malchow
|-
| 113. || Berlin-Lichtenberg 1 ||  ||  || Berlin-Lichtenberg 4 ||  || Berlin-Friedrichsfelde ||  || Berlin-Kaulsdorf ||
|-
| 114. || Berlin-Marzahn ||  ||  ||  ||  || Berlin-Marzahn ||  ||  ||
|-
| 115. || Berlin-Mahlsdorf ||  ||  ||  ||  ||  || Berlin-Karlshorst ||  ||
|-
| 116. || Berlin-Oberschöneweide || Berlin-Friedrichshagen || Berlin-Hirschgarten ||  || Berlin-Wilhelmshagen ||  || Berlin-Hessenwinkel || Berlin-Müggelheim ||
|-
| 117. || Berlin-Köpenick ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 118. || Berlin-Grünau ||  || Berlin-Bohnsdorf || Berlin-Falkenhorst || Berlin-Altglienicke || Berlin-Schmöckwitz || Berlin-Karolinenhof || Schönefeld || Flughafen Berlin-Schönefeld
|-
| 119. || Berlin-Niederschöneweide ||  || Berlin-Treptow ||  || Berlin-Baumschulenweg ||  || Berlin-Johannisthal ||  || Berlin-Adlershof
|-
|}

 12: Frankfurt (Oder)

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 120. || Frankfurt (Oder) || Brieskow-Finkenheerd || Müllrose ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 121. || Seelow || Letschin || Neutrebbin || Marxwalde ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 122. || Eisenhüttenstadt || Neuzelle ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 123. || Beeskow || Lieberose || Storkow || Wendisch Rietz ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 124. || Fürstenwalde || Bad Saarow-Pieskow || Briesen (Mark) || Hangelsberg ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 125. || Erkner || Grünheide (Mark) || Rüdersdorf bei Berlin || Schöneiche bei Berlin || Woltersdorf ||  ||  ||  ||
|-
| 126. || Strausberg || Hennickendorf || Herzfelde || Rehfelde ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 127. ||  || Neuenhagen bei Berlin || Fredersdorf, Vogelsdorf || Altlandsberg || Eggersdorf || Buckow || Waldsieversdorf || Müncheberg ||
|-
| 128. || Bernau || Schönow ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 129. ||  || Wandlitz || Basdorf || Groß Schönebeck || Klosterfelde || Biesenthal || Zepernick || Werneuchen ||
|-
|}

 13: Eberswalde-Finow

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 130. || EberswaldeEberswalde-Finow || Finow || Finowfurt || Joachimsthal || Oderberg || Britz ||  ||  ||
|-
| 131. || Bad Freienwalde (Oder) || Falkenberg || Wriezen ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 132. || Angermünde || Gartz ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 133. || Schwedt ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|}

 14: Oranienburg

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 140. || Oranienburg || Bergfelde || Birkenwerder || Borgsdorf || Glienicke/Nordbahn || Hohen Neuendorf || Lehnitz || Liebenwalde || Sammelnummer
|-
| 141. ||  || Sachsenhausen || Schildow ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 142. || Velten || Hennigsdorf || Kremmen || Leegebruch ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 143. || Gransee || Fürstenberg ||  || Zehdenick ||  ||  ||  ||  ||
|-
|}

 15: Potsdam

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 150. || Potsdam || Potsdam-Babelsberg || Potsdam-Bornim || Beelitz || Bergholz-Rehbrücke || Caputh || Glindow || Groß Kreutz || Michendorf
|-
| 151. ||  Potsdam|| Werder || Wilhelmshorst || Neuseddin ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 153. || Teltow  ||  Kleinmachnow  ||  Stahnsdorf  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 154. || Falkensee || Falkensee-Finkenkrug || Dallgow || Elstal || Schönwalde bei Falkensee ||  ||  ||  ||
|-
| 155. || Nauen || Brieselang || Friesack || Ketzin ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 156. || Potsdam ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 157. || Potsdam || Potsdam ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 158. || Potsdam ||  ||  ||  || Potsdam ||  ||  ||  ||
|-
| 159. || Potsdam ||  ||  ||  || Potsdam || || Potsdam || || Potsdam
|-
|}

 16: Königs Wusterhausen

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 160. || Königs Wusterhausen || Bestensee || Eichwalde || Groß Köris || Märkisch Buchholz || Mittenwalde || Niederlehme || Prieros || Senzig
|-
| 161. ||  || Teupitz || Wildau || Zernsdorf || Zeuthen || Halbe ||  ||  ||
|-
| 163. || Zossen || Baruth || Mahlow || Rangsdorf || Wünsdorf || Blankenfelde || Sperenberg ||  ||
|-
|}

 17: Jüterbog

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 170. || Jüterbog || Treuenbrietzen ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 171. || Luckenwalde || Trebbin ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 172. || Ludwigsfelde || Großbeeren ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|}

 18: Brandenburg an der Havel

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 180. || Brandenburg || Brandenburg-Kirchmöser || Brandenburg-Plaue || Lehnin || Pritzerbe || Wusterwitz || Ziesar ||  ||
|-
| 182. || Belzig || Brück || Görzke || Niemegk || Wiesenburg ||  ||  ||  ||
|-
| 183. || Rathenow || Premnitz || Rhinow ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|}

 19: Neustadt (Dosse)

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 190. || Neustadt (Dosse) ||  || Wusterhausen ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 191. || Kyritz ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 192. || Pritzwalk || Meyenburg || Putlitz ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 193. || Wittstock || Freyenstein ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 195. || Neuruppin || Altruppin || Fehrbellin || Lindow || Rheinsberg || Flecken Zechlin ||  ||  ||
|-
|}

2: Neubrandenburg 

 20: Neubrandenburg

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 200. || Neubrandenburg || Burg Stargard || Friedland || Neubrandenburg 4 ||  || Neubrandenburg 6 || Neubrandenburg 7 ||  ||
|-
| 202. || Altentreptow ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 203. || Demmin || Jarmen || Loitz || Tutow ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 204. || Malchin || Dargun || Neukalen || Stavenhagen || Basepohl am See ||  ||  ||  ||
|-
| 205. || Teterow || Gnoien ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 206. || Waren ||  || Malchow || Penzlin || Urlaubersiedlung Klink ||  ||  ||  ||
|-
| 207. || Röbel/Müritz ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 208. || Neustrelitz || Feldberg || Mirow || Wesenberg || Rechlin ||  ||  ||  ||
|-
| 209. || Templin || Gerswalde || Lychen ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|}

 21: Pasewalk

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 210. || Pasewalk || Brüssow || Löcknitz || StallbergStallberg Ernst-Thälmann-Siedlung || Penkun ||  ||  ||  ||
|-
| 211. || Torgelow || Eggesin || Ferdinandshof ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 212. || Ueckermünde ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 213. || Prenzlau || Gramzow ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 214. || Anklam || Ducherow ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 215. || Strasburg || Woldegk ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|}

 22: Greifswald

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 220. || Greifswald || Gützkow || Loissin Zeltplatz || Züssow || Lubmin || Lubmin Zeltplatz || Lubmin 2 ||  ||
|-
| 222. || Wolgast || Karlshagen || Karlshagen Zeltplatz || Kölpinsee || Koserow || Koserow Zeltplatz || Peenemünde 1 ||  ||
|-
| 223. ||  || Lassan || Trassenheide || Trassenheide Zeltplatz || Ückeritz || Ückeritz Zeltplatz || Zempin || Zinnowitz || Neuendorf Zeltplatz
|-
| 225. || Usedom || Seebad Ahlbeck || Seebad Bansin || Seebad Bansin Zeltplatz || Seebad Heringsdorf || Kamminke Zeltplatz ||  ||  ||
|-
|}

 23: Stralsund

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 230. || Stralsund || Franzburg || Richtenberg || Tribsees || Velgast ||  ||  ||  ||
|-
| 232. || Grimmen || Miltzow || Stahlbrode Zeltplatz ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 233. || Bergen auf Rügen || Altenkirchen || Altenkirchen Zeltplatz || Baabe || Baabe Zeltplatz ||  || Binz || Breege || Dranske
|-
| 234. ||  || Garz/Rügen || Gingst || Glowe || Göhren || Kloster || Lobbe Zeltplatz || Nonnevitz Zeltplatz ||
|-
| 235. ||  || Prora || Putbus || Sagard || Saßnitz || Sellin || Thiessow || Thiessow Zeltplatz || Vitte
|-
| 236. ||  || Wiek || Göhren Zeltplatz || Bug || Samtens || Rappin Zeltplatz || Groß Stresow Zeltplatz || Alt Reddevitz Zeltplatz ||
|-
| 238. || Barth || Born || Ostseebad Prerow || Ostseebad Prerow Zeltplatz || Ostseebad Zingst || Born Zeltplatz ||  ||  ||
|-
|}

 24: Wismar

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 240. || Wismar || Wismar-Vor Wendorf || Bad Kleinen || Kirchdorf || Neukloster || Timmendorf Zeltplatz || Wohlenberger Wiek Zeltplatz ||  ||
|-
| 242. || Grevesmühlen || Ostseebad Boltenhagen || Ostseebad Boltenhagen Zeltplatz || Dassow || Klütz ||  ||  ||  ||
|-
| 244. || Schönberg || Lüdersdorf ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|}

 25: Rostock

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 250. || Rostock 1 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 251. || Rostock 5 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 252. || Rostock 22 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 253. || Rostock-Warnemünde ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 254. ||  || Rostock 42 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 255. ||  || Rostock-Markgrafenheide Zeltplatz || Ostseebad Graal-Müritz || Ostseebad Graal-Müritz Zeltplatz || Kavelstorf || Sanitz 1 || Tessin ||  ||
|-
| 256. || Bad Doberan ||  || Heiligendamm || Kröpelin || Ostseebad Kühlungsborn || Ostseebad Kühlungsborn Zeltplatz || Neubukow || Pepelow Zeltplatz ||
|-
| 257. ||  || Ostseebad Rerik || Ostseebad Rerik Zeltplatz || Satow || Meschendorf Zeltplatz ||  ||  ||  ||
|-
| 259. || Ribnitz-Damgarten 1 || Ribnitz-Damgarten 2 || Ostseebad Ahrenshoop || Bad Sülze ||  || Ostseebad Dierhagen Zeltplatz || Marlow || Ostseebad Wustrow ||
|-
|}

 26: Güstrow

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 260. || Güstrow || Krakow || Laage || Laage-Kronskamp ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 262. || Bützow ||  ||  ||  || Schwaan ||  ||  ||  ||
|-
|}

 27: Schwerin

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 270. || Schwerin ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 271. ||  || Crivitz || Plate || || ||  ||  ||  ||
|-
| 272. || Sternberg || Brüel || Warin || Dabel ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 273. || Gadebusch || Rehna ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 275. || Schwerin 50 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 276. || Schwerin 60 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 277. || Schwerin 70 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 278. || Schwerin 80 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 279. || Schwerin 90 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|}

 28: Ludwigslust

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 280. || Ludwigslust || Dömitz || Eldena || Grabow || Lenzen || Malliß || Neu Kaliß || Neustadt-Glewe ||
|-
| 282. || Hagenow || Lübtheen || Wittenburg || Zarrentin || Hagenow ||  ||  ||  ||
|-
| 283. || Boizenburg ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 284. || Neuhaus (Elbe) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 285. || Parchim ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 286. || Lübz || Goldberg ||  || Plau am See ||  ||  ||  ||  ||
|-
|}

 29: Wittenberge

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 290. || Wittenberge || Bad Wilsnack || Glöwen || Karstädt ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 291. || Perleberg ||  || Perleberg 3 ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|}

3: Magdeburg 
 30 bis 32: Magdeburg

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 300. || Magdeburg ||  ||  ||  || Magdeburg BPA ||  ||  ||  ||
|-
| 301. || Magdeburg 1 || Magdeburg 12 || Magdeburg 13 || Magdeburg 14 || Magdeburg 15 || Magdeburg 16 || Magdeburg 17 || Magdeburg 18 || Magdeburg 19
|-
| 302. ||  || Magdeburg 22 || Magdeburg 23 || Magdeburg 24 || Magdeburg 25 ||  || Magdeburg 27 ||  || Magdeburg 29
|-
| 303. ||  ||  || Magdeburg 33 || Magdeburg 34 || Magdeburg 35 ||  || Magdeburg 37 ||  || Magdeburg 39
|-
| 304. || Magdeburg 4 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 305. || Magdeburg 5 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 306. || Magdeburg 6 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 308. || Magdeburg 8 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 309. || Magdeburg 9 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || Magdeburg 99 Zeltplatz
|-
| 310. ||  || Altenweddingen || Barleben || Biederitz || Klein Wanzleben || Langenweddingen || Niederndodeleben ||  ||
|-
| 312. || Wanzleben ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 321. || Wolmirstedt || Colbitz || Groß Ammensleben || Rogätz || Zielitz ||  ||  ||  ||
|-
| 322. || Eilsleben || Harbke || Seehausen || Marienborn 1 || Wefensleben ||  ||  ||  ||
|-
| 323. || Oschersleben || Barneberg || Gröningen || Hadmersleben || Hötensleben || Hornhausen || Schwanebeck || Völpke ||
|-
| 324. || Haldensleben || Calvörde || Weferlingen ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 325. || Staßfurt || Atzendorf || Egeln || Förderstedt || Groß Börnecke || Güsten || Hecklingen || Löderburg || Neundorf
|-
| 326. ||  || Westeregeln ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 327. || Burg || Möckern ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 328. || Genthin || Güsen || Jerichow || Parey ||  ||  ||  ||  ||
|-
|}

 33: Schönebeck

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 330. || Schönebeck || Barby || Biere || Gommern || || || ||  ||
|-
| 331. || Calbe (Saale) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|}

 34: Zerbst

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 340. || Zerbst || Leitzkau || Lindau || Loburg ||  ||  ||  ||  ||
|-
|}

 35: Stendal

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 350. || Stendal || Arneburg || Goldbeck || Tangermünde ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 351. || Tangerhütte ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 352. || Schönhausen ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 353. || Havelberg ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 354. || Osterburg ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 355. || Seehausen || Arendsee ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 356. || Salzwedel || Diesdorf ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 357. || Gardelegen || Mieste || Oebisfelde ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 358. || Klötze || Beetzendorf ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 359. || Kalbe (Milde) || Bismark ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|}

 36: Halberstadt

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 360. || Halberstadt || Badersleben || Dingelstedt || Harsleben || Hessen || Osterwieck || Wegeleben ||  ||
|-
|}

 37: Wernigerode

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 370. || Wernigerode || Benneckenstein || Elbingerode || Heudeber || Ilsenburg || Schierke || Wasserleben ||  ||
|-
| 372. || Blankenburg || Derenburg || Hasselfelde || Langenstein || Rübeland ||  ||  ||  ||
|-
|}

4: Halle (Saale) 

 40 und 41: Halle (Saale)

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 400. || Halle (Saale) ||  ||  ||  || Halle BPA ||  ||  ||  ||
|-
| 401. ||  || Halle (Saale) 12 || Halle (Saale) 13 || Halle (Saale) 14 || Halle (Saale) 15 || Halle (Saale) 16 || Halle (Saale) 17 || Halle (Saale) 18 || Halle (Saale) 19
|-
| 402. || Halle (Saale) 2 || Halle (Saale) 22 ||  || Halle (Saale) 24 || Halle (Saale) 25 || Halle (Saale) 26 || Halle (Saale) 27 || Halle (Saale) 28 || Halle (Saale) 29
|-
| 403. || Halle (Saale) 3 || Halle (Saale) 32 || Halle (Saale) 33 || Halle (Saale) 34 ||  || Halle (Saale) 36 || Halle (Saale) 37 ||  ||
|-
| 404. || Halle (Saale) 4 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 405. || Halle (Saale) 5 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 406. || Halle (Saale) 6 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 407. || Halle (Saale) 7 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 408. || Halle (Saale) 8 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 409. || Halle-Neustadt ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 410. ||  || Döllnitz || Gröbers || Hohenthurm || Landsberg || Löbejün || Nauendorf || Niemberg ||
|-
| 411. ||  || Teutschenthal || Teutschenthal Bahnhof || Wettin ||  ||  ||  ||  ||
|-
|}

 42: Merseburg

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 420. || Merseburg 1 || Merseburg 2 || Bad Dürrenberg || Bad Lauchstädt || Braunsbedra || Krumpa || Mücheln || Schafstädt || Frankleben
|-
| 421. ||  || Schkopau 1 || Schkopau 2 ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 422. || Leuna ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 424. || Querfurt || Schraplau ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 425. || Eisleben || Eisleben-Helfta || Helbra || Hergisdorf || Klostermansfeld || Röblingen || Wansleben ||  ||
|-
| 427. || Hettstedt || Gerbstedt || Großörner || Mansfeld 1 || Mansfeld 2 ||  ||  ||  ||
|-
|}

 43: Quedlinburg

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 430. || Quedlinburg || Bad Suderode || Ballenstedt || Friedrichsbrunn || Gernrode || Harzgerode || Neinstedt || Thale ||
|-
| 432. || Aschersleben || Cochstedt || Ermsleben || Frose || Gatersleben || Hedersleben || Hoym || Meisdorf || Nachterstedt
|-
| 433. ||  || Sandersleben ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 434. || Könnern || Alsleben ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 435. || Bernburg || Nienburg (Saale) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 437. || Köthen || Aken || Gröbzig || Osternienburg || Radegast ||  ||  ||  ||
|-
|}

 44: Bitterfeld

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 440. || Bitterfeld || Brehna || Greppin || Holzweißig || Jeßnitz || Muldenstein || Oranienbaum || Pouch || Raguhn
|-
| 441. ||  || Roitzsch || Sandersdorf || Wörlitz || Zörbig || Zscherndorf || Zschornewitz ||  ||
|-
| 444. || Wolfen ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 445. || Gräfenhainichen ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|}

 45: Dessau

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 450. || Dessau || Dessau-Alten || Dessau-Kleinkühnau || Dessau-Kochstedt || Dessau-Mildensee || Dessau-Mosigkau || Dessau-Törten || Dessau-Waldersee || Dessau-Großkühnau
|-
| 452. ||  || Coswig (Anhalt) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 453. || Roßlau ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|}

 46: Wittenberg

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 460. || Wittenberg || Wittenberg-Piesteritz || Bad Schmiedeberg || Kemberg || Mühlanger || Pretzsch || Reinsdorf || Zahna ||
|-
|}

 47: Sangerhausen

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 470. || Sangerhausen || Allstedt ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 471. || Roßla || Kelbra || Stolberg || Rottleberode ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 472. || Wippra ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 473. || Artern || Bad Frankenhausen || Heldrungen || Oldisleben || Roßleben || Wiehe ||  ||  ||
|-
|}

 48: Naumburg

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 480. || Naumburg || Bad Bibra || Bad Kösen || Eckartsberga || Freyburg || Karsdorf || Laucha ||  ||
|-
| 482. || Nebra ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 485. || Weißenfels || Deuben  || Großkorbetha || Lützen || Teuchern ||  ||  ||
|-
| 486. || Hohenmölsen ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-

|}

 49: Zeitz

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 490. || Zeitz || Droyßig || Osterfeld || Profen || Rehmsdorf || Reuden || Theißen || Tröglitz ||
|-
|}

5: Erfurt 

 50 bis 52: Erfurt

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 500. || Erfurt ||  ||  ||  || Erfurt BPA ||  ||  ||  ||
|-
| 501. || Erfurt 1 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 502. || Erfurt 2 || Erfurt 22 ||  || Erfurt 24 ||  ||  || Erfurt 27 ||  ||
|-
| 503. ||  || Erfurt-Bischleben ||  || Erfurt-Hochheim || Erfurt-Schmira || Erfurt 36 || Erfurt 37 ||  ||
|-
| 506. || Erfurt 6 || Erfurt 62 || Erfurt 63 || Erfurt 64 || Erfurt 65 || Erfurt 66 || Erfurt 67 || Erfurt 68 || Erfurt 69
|-
| 507. || || || || || Erfurt 75 || || Erfurt 77 || Erfurt 78 || 
|-
| 508. || Erfurt 8 || Erfurt 82 || Erfurt 83 || Erfurt 84 || Erfurt 85 || Erfurt 86 || Erfurt 87 || Erfurt 88 || Erfurt 89
|-
| 510. ||  || Gebesee || Neudietendorf || Stotternheim || Vieselbach ||  ||  ||  ||
|-
| 521. || Arnstadt || Crawinkel || Frankenhain || Gräfenroda || Ichtershausen || Plaue || Stadtilm ||  ||
|-
| 523. || Sömmerda || Buttstädt || Kindelbrück || Kölleda || Rastenberg || Straußfurt || Weißensee ||  ||
|-
|}

 53: Weimar

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 530. || Weimar || Bad Berka || Bad Berka Zentralklinik || Blankenhain || Kranichfeld ||  ||  ||  ||
|-
| 532. || Apolda || Bad Sulza ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|}

 54: Sondershausen

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 540. || Sondershausen || Ebeleben || Greußen ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|}

 55: Nordhausen

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 550. || Nordhausen || Bleicherode || Ellrich || Heringen || Ilfeld || Niedersachswerfen || Sollstedt || Sülzhayn ||
|-
|}

 56: Leinefelde

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 560. || Leinefelde || Bernterode bei Worbis || Dingelstedt || Großbodungen || Küllstedt || Niederorschel ||  ||  ||
|-
| 562. || Worbis ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 563. || Heiligenstadt || Uder ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|}

 57: Mühlhausen

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 570. || Mühlhausen/ Thüringen || Großengottern || Heyerode || Körner || Menteroda || Schlotheim || Oberdorla ||  ||
|-
|}

 58: Gotha

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 580. || Gotha || Gotha-Siebleben || Finsterbergen || Friedrichroda || Georgenthal || Luisenthal || Ohrdruf || Tabarz || Tambach-Dietharz
|-
| 581. ||  || Waltershausen ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 582. || Bad Langensalza || Bad Tennstedt || Gräfentonna || Herbsleben ||  ||  ||  ||  ||
|-
|}

 59: Eisenach

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 590. || Eisenach || Berka || Creuzburg || Gerstungen || Mihla || Ruhla || Thal || Treffurt || Wutha
|-
| 591. ||  || Seebach ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|}

6: Suhl 

 60: Suhl

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 600. || Suhl 1 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 601. ||  || Suhl 12 || Suhl 13 || Suhl 14 ||  || Suhl 16 || Suhl 17 || Suhl 18 || Suhl 19
|-
| 602. ||  || || Suhl || Suhl ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 605. ||  || Albrechts || Benshausen || Gehlberg || Oberhof || Schleusingen || Schwarza || Viernau ||
|-
| 606. || Zella-Mehlis ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 608. || Schmalkalden || Breitungen || Brotterode || Floh || Kurort Oberschönau || Pappenheim || Seligenthal || Steinbach-Hallenberg || Trusetal
|-
| 609. ||  Schmalkalden|| Wernshausen ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|}

 61: Meiningen

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 610. || Meiningen || Römhild || Walldorf || Wasungen ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 611. || Hildburghausen || Heldburg || Masserberg || Schönbrunn || Themar || Veilsdorf ||  ||  ||
|-
| 612. || Eisfeld ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|}

 62: Bad Salzungen

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 620. || Bad Salzungen || Bad Liebenstein 1Bad Liebenstein || Bad Liebenstein 2Schweina || Barchfeld || Dermbach || Dorndorf ||  || Kaltennordheim || Leimbach
|-
| 621. ||  || Merkers || Stadtlengsfeld || Steinbach || Tiefenort ||  ||  ||  ||
|-
| 622. || Vacha || Geisa || Unterbreizbach ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|}

 63: Ilmenau

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 630. || Ilmenau || Altenfeld || Elgersburg || Frauenwald || Gehren || Geraberg || Geschwenda || Gräfinau-Angstedt || Großbreitenbach
|-
| 631. ||  || Langewiesen || Manebach || Neustadt am Rennsteig || Schmiedefeld am Rennsteig || Stützerbach ||  ||  ||
|-
|}

 64: Sonneberg

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 640. || Sonneberg || Mengersgereuth-Hämmern || Neuhaus-Schierschnitz || Rauenstein || Schalkau || Steinach ||  ||  ||
|-
| 642. || Neuhaus am Rennweg || Ernstthal || Gräfenthal || Katzhütte 1 || Katzhütte 2 || Lauscha || Lichte || Mellenbach-Glasbach || Meuselbach
|-
| 643. ||  || Oberweißbach || Scheibe-Alsbach || Steinheid || Unterweißbach ||  ||  ||  ||
|-
|}

 65 und 67: Gera

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 650. || Gera 1 || Gera 2 || Gera-Langenberg || Bad Köstritz || Münchenbernsdorf || Ronneburg || Seelingstädt || Weida || Wünschendorf
|-
| 652. || Eisenberg || Bürgel || Krossen || Schkölen ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 653. || Hermsdorf || Klosterlausnitz ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 654. || Stadtroda ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 655. || Schleiz || Gefell || Hirschberg || Mühltroff || Saalburg || Tanna || Ziegenrück ||  ||
|-
| 657. || Zeulenroda || Auma || Hohenleuben || Langenwetzendorf || Pausa || Triebes ||  ||  ||
|-
| 671. || Neustadt an der Orla || Triptis ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|}

 66: Greiz

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 660. || Greiz || Berga || Elsterberg || Mohlsdorf || Teichwolframsdorf ||  ||  ||  ||
|-
|}

 68: Saalfeld

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 680. || Saalfeld || Kamsdorf || Könitz || Leutenberg || Probstzella || Unterwellenborn ||  ||  ||
|-
| 682. || Rudolstadt || Rudolstadt-Schwarza || Bad Blankenburg || Königsee || Schwarzburg || Sitzendorf ||  ||  ||
|-
| 684. || Pößneck || Krölpa || Ranis ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 685. || Lobenstein || Blankenstein || Ebersdorf ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 686. || Wurzbach || Lehesten ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|}

 69: Jena

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 690. || Jena || Jena-Lobeda || Camburg || Dornburg || Göschwitz || Kahla || Orlamünde || Jena-Winzerla || Jena-Löbstedt
|-
|}

7: Leipzig 

 70 und 71: Leipzig

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 700. || Leipzig || Leipzig PSchA ||  ||  || Leipzig BPA  ||  ||  ||  ||
|-
| 701. || Leipzig 1 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || Leipzig 18 ||
|-
| 702. ||  || Leipzig 22 ||  || Leipzig 24 || Leipzig 25 || Leipzig 26 || Leipzig 27 ||  ||
|-
| 703. || Leipzig 3 ||  || Leipzig 33 || Leipzig 34 || Leipzig 35 ||  ||  ||  || Leipzig 39
|-
| 704. ||  || Leipzig 42 || Leipzig 43 || Leipzig 45 ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 705. || Leipzig 5 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 706. || Leipzig-Grünau ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 710. ||  || Bösdorf || Dölzig || Eythra || Großpösna || Magdeborn ||  ||  ||
|-
| 711. ||  || Gaschwitz || Markkleeberg || Zwenkau ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 712. ||  || Borsdorf || Engelsdorf || Holzhausen || Liebertwolkwitz || Mölkau || Taucha ||  ||
|-
| 714. ||  || Lindenthal || Lützschena || Schkeuditz || Wiederitzsch ||  ||  ||  ||
|-
| 715. ||  || Böhlitz-Ehrenberg || Markranstädt || Miltitz ||  ||  ||  ||  ||
|-
|}

 72: Borna

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 720. || Borna || Böhlen || Deutzen || Espenhain || Kitzscher || Lobstädt || Neukieritzsch || Regis-Breitingen || Rötha
|-
| 722. || Pegau || Groitzsch ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 723. || Geithain || Bad Lausick || Frohburg || Kohren-Sahlis || Narsdorf ||  ||  ||  ||
|-
| 724. || Grimma || Colditz || Großbothen || Mutzschen || Naunhof || Nerchau || Trebsen ||  ||
|-
| 725. || Wurzen || Beucha || Brandis || Machern || Bennewitz ||  ||  ||  ||
|-
| 726. || Oschatz || Dahlen || Mügeln || Wermsdorf ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 727. || Delitzsch || Rackwitz ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 728. || Eilenburg || Bad Düben ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 729. || Torgau || Beilrode || Belgern || Dommitzsch || Schildau ||  ||  ||  ||
|-
|}

 73: Döbeln

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 730. || Döbeln 1 || Hartha || Ostrau || Roßwein || Waldheim || Döbeln Nord ||  ||  ||
|-
| 732. || Leisnig ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|}

 74: Altenburg

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 740. || Altenburg || Langenleuba-Niederhain || Lucka || Meuselwitz || Rositz || Wintersdorf ||  ||  ||
|-
| 742. || Schmölln || Gößnitz ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|}

 75 und 76: Cottbus

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 750. || Cottbus || Burg || Kolkwitz ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 751. ||  || Cottbus 12 || Cottbus 13 ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 752. || Peitz || Drewitz Süd || Jänschwalde Ost ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 753. || Neupetershain || Drebkau || Welzow ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 754. || Calau || Altdöbern || Lübbenau || Vetschau ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 755. || Lübben ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 756. || Guben ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 757. || Forst || Döbern || Groß Schacksdorf Ost || Groß Schacksdorf ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 758. || Weißwasser || Bad Muskau || Krauschwitz || Rietschen || Schleife || Boxberg || Weißwasser ||  ||
|-
| 759. || Spremberg ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 761. || Schwarze Pumpe ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|}

 77: Hoyerswerda

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 770. || Hoyerswerda || Bernsdorf || Knappenrode || Laubusch || Lauta || Lohsa || Wittichenau ||  ||
|-
|}

 78: Ruhland

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 780. || Ruhland || Annahütte || Brieske || Freienhufen || Großräschen || Grünewalde || Hosena || Klettwitz || Kostebrau
|-
| 781. ||  || Lauchhammer || Ortrand || Sedlitz ||  || Schipkau || Schwarzheide ||  ||
|-
| 784. || Senftenberg || Senftenberg WestHörlitz ||  ||  || Senftenberg See || Senftenberg ||  ||  ||
|-
|}

 79: Falkenberg

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 790. || Falkenberg || Annaburg || Elster || Elsterwerda || Hohenleipisch || Mühlberg/Elbe || Plessa || Prettin || Prösen
|-
| 791. ||  || Schlieben || Schweinitz || Uebigau || Holzdorf || Holzdorf ||  ||  ||
|-
| 793. || Herzberg ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 794. || Jessen ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 795. || Bad Liebenwerda ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 796. || Luckau || Dahme || Golßen ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 797. || Doberlug-Kirchhain ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 798. || Finsterwalde || Crinitz || Sonnewalde ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|}

8: Dresden 

 80 bis 82: Dresden

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 800. || Dresden ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 801. || Dresden 1 ||  ||  ||  ||  ||  || Dresden 17 ||  || Dresden 19
|-
| 802. || Dresden 20 ||  || Dresden 23 ||  ||  ||  || Dresden 27 || Dresden 28 || Dresden 29
|-
| 803. || Dresden 30 ||  ||  ||  ||  || Dresden 36 ||  ||  ||
|-
| 804. ||  ||  ||  ||  || Dresden 45 || Dresden 46 ||  ||  ||
|-
| 805. ||  ||  || Dresden 53 || Dresden 54 ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 806. || Dresden 6 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 808. || Dresden 8 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 809. || Dresden 9 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 810. ||  || Langebrück || Ottendorf-Okrilla || Weixdorf || Moritzburg || Radeburg || Liegau-Augustusbad || Weißig ||
|-
| 812. ||  || Radebeul ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 813. ||  || Cossebaude ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 814. ||  || Radeberg || Arnsdorf ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 821. || Freital 1 || Freital 5 || Bannewitz || Colmnitz || Klingenberg || Kreischa || Kurort Hartha || Oelsa || Possendorf
|-
| 822. ||  || Rabenau || Tharandt || Wilsdruff || Freital 6 ||  ||  ||  ||
|-
| 823. || Dippoldiswalde || Hermsdorf/Erzgeb. || Höckendorf || Kurort Bärenfels || Kipsdorf || Kurort Bärenburg 1 || Reinhardtsgrimma || Schellerhau || Schmiedeberg
|-
| 824. ||  || Altenberg || Bärenstein || Geising || Glashütte || Lauenstein ||  ||  ||
|-
| 825. || Meißen || || || Niederau || Nossen || Weinböhla ||  ||  ||
|-
| 826. || Lommatzsch ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 827. || Coswig 1 || Coswig 2 || Coswig-Sörnewitz ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 828. || Großenhain ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 829. || Kamenz || Elstra || Königsbrück || Schwepnitz || Steina ||  ||  ||  ||
|-
|}

 83: Pirna

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 830. || Pirna || Berggießhübel || Bad Gottleuba || Graupa || Königstein || Stadt Wehlen ||  ||  ||
|-
| 831. ||  || Heidenau || Dohna ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 832. || Bad Schandau || Krippen || Kurort Gohrisch || Kurort Rathen || Rosenthal ||  ||  ||  ||
|-
| 835. || Stolpen || Hohnstein || Langburkersdorf || Lohmen || Neustadt in Sachsen ||  ||  ||  ||
|-
| 836. || Sebnitz ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|}

 84: Riesa

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 840. || Riesa || Gröditz || Nünchritz || Röderau || Strehla || Zeithain 1 ||  ||  ||
|-
|}

 85: Bischofswerda

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 850. || Bischofswerda || Burkau || Demitz-Thumitz || Großharthau || Neukirch/Lausitz || Ohorn || Putzkau || Schmölln || Steinigtwolmsdorf
|-
| 851. ||  || Großröhrsdorf || Bretnig || Pulsnitz ||  ||  ||  ||  ||
|-
|}

 86: Bautzen

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 860. || Bautzen 1 || Bautzen 5 || Großpostwitz || Kirschau || Schirgiswalde || Sohland an der Spree || Taubenheim/Spree || Wehrsdorf || Wilthen
|-
| 861. ||  || Großdubrau || Königswartha ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|}

 87: Löbau

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 870. || Löbau ||  || Bernstadt || Cunewalde || Ebersbach/Sa. || Neugersdorf ||  ||  || Herrnhut
|-
| 871. ||  || Eibau || Neusalza-Spremberg ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|}

 88: Zittau

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 880. || Zittau || Großschönau || Hainewalde || Hirschfelde || Kurort Jonsdorf || Kurort Oybin || Leutersdorf || Niederoderwitz || Olbersdorf
|-
| 881. ||  || Seifhennersdorf || Waltersdorf ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|}

 89: Görlitz

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 890. || Görlitz 1 || Görlitz 5 || Görlitz 6 || Görlitz 7 || Hagenwerder || Ostritz || Reichenbach/O.L. ||  || Görlitz 9
|-
| 892. || Niesky || Horka || Rothenburg/O.L. ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|}

9: Chemnitz / Karl-Marx-Stadt 

 90 bis 92: Chemnitz

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 900. || Karl-Marx-Stadt ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 901. || Karl-Marx-Stadt 1Chemnitz 1 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 902. ||  ||  || Karl-Marx-Stadt 23Chemnitz 23 ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 903. || Karl-Marx-Stadt 30Chemnitz 30 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 904. || Karl-Marx-Stadt 4Chemnitz 4 ||  ||  || Karl-Marx-Stadt 44Chemnitz 44 ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 907. ||  ||  ||  ||  || Karl-Marx-Stadt 75Chemnitz 75 ||  ||  ||  ||
|-
| 908. ||  || Karl-Marx-Stadt 82Chemnitz 82 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 909. || Karl-Marx-Stadt 90Chemnitz 90 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 910. ||  || Limbach-Oberfrohna 1 || Limbach-Oberfrohna 2 || Röhrsdorf || Kändler || Niederfrohna || Pleißa || Auerswalde || Oberlichtenau
|-
| 911. ||  || Burgstädt || Claußnitz || Markersdorf || Taura || Hartmannsdorf || Mühlau ||  ||
|-
| 912. ||  || Adorf/Erzgeb. || Klaffenbach || Neukirchen/Erzgeb. || Grüna || Mittelbach || Wittgensdorf ||  ||
|-
| 913. ||  || Einsiedel || Dittersdorf || Kemtau || Burkhardtsdorf ||  ||  ||  ||
|-
| 915. || Stollberg/Erzgeb. || Jahnsdorf/Erzgeb. || Neuwürschnitz || Niederdorf || Niederwürschnitz || Oelsnitz/Erzgeb. 1 || Oelsnitz/Erzgeb. 2 || Hohndorf || Lugau
|-
| 916. ||  || Auerbach || Gornsdorf || Hormersdorf || Meinersdorf || Thalheim/Erzgeb. ||  ||  ||
|-
| 920. || Freiberg || Frauenstein || Großhartmannsdorf || Großschirma || Halsbrücke || Hilbersdorf || Langenau || Lichtenberg/Erzgeb. || Mulda
|-
| 921. ||  || Niederbobritzsch || Rechenberg-Bienenmühle || Reinsberg || Sayda || Siebenlehn || Weißenborn/Erzgeb. || Oberbobritzsch ||
|-
| 923. || Brand-Erbisdorf ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 925. || Mittweida || Altmittweida || Böhrigen ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 926. || Hainichen || Frankenberg/Sa. ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 927. || Hohenstein-Ernstthal || Gersdorf || Oberlungwitz || Wüstenbrand || Lichtenstein/Sa. || Rödlitz || Sankt Egidien ||  ||
|-
| 929. || Rochlitz || Geringswalde || Lunzenau || Penig || Wechselburg ||  ||  ||  ||
|-
|}

 93: Annaberg-Buchholz

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 930. || Annaberg-Buchholz 1 || Annaberg-Buchholz 2 || Bärenstein || Cranzahl || Crottendorf || Elterlein || Geyer || Jöhstadt || Königswalde
|-
| 931. ||  || Kurort Oberwiesenthal || Mildenau || Neudorf || Scheibenberg || Schlettau || Sehma || Tannenberg || Thermalbad Wiesenbad
|-
| 932. ||  || Wiesa ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 933. || Olbernhau || Olbernhau-Grünthal || Deutschneudorf || Heidersdorf || Kurort Seiffen || Neuhausen/Erzgeb. ||  ||  ||
|-
| 934. || Marienberg || Großrückerswalde || Lengefeld || Pobershau || Pockau || Rübenau || Zöblitz ||  ||
|-
| 936. || Zschopau || Drebach || Gornau || Großolbersdorf || Krumhermersdorf || Scharfenstein || Waldkirchen/Erzgeb. || Warmbad ||
|-
| 937. ||  || Wolkenstein || Ehrenfriedersdorf || Gelenau/Erzgeb. || Herold || Jahnsbach || Thum ||  ||
|-
| 938. || Flöha || Augustusburg || Erdmannsdorf || Falkenau || Hohenfichte || Leubsdorf || Niederwiesa || Oederan ||
|-
| 939. ||  || Grünhainichen || Borstendorf || Eppendorf ||  ||  ||  ||
|-
|}

 94: Aue

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 940. || Aue || Bernsbach || Bockau || Carlsfeld || Eibenstock || Lauter || Lößnitz || Schlema ||
|-
| 941. ||  || Schneeberg || Schönheide || Sosa || Stützengrün || Zschorlau || Zwönitz ||  ||
|-
| 943. || Schwarzenberg/ Erzgeb. 1Schwarzenberg/ Erzgeb. || Schwarzenberg/ Erzgeb. 2 || Beierfeld || Breitenbrunn/Erzgeb. || Erla || Erlabrunn || Grünhain || Johann- georgenstadt || Markersbach
|-
| 944. ||  || Pöhla || Raschau || Rittersgrün ||  ||  ||  ||  ||
|-
|}

 95 und 96: Zwickau

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 950. || Zwickau || Zwickau 10 || Zwickau 11 ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 951. ||  || Kirchberg || Langenbach || Lichtentanne || Mosel || Mülsen St. Jacob || Mülsen St. Niclas || Obercrinitz || Ortmannsdorf
|-
| 952. ||  || Reinsdorf || Saupersdorf || Schönfels || Silberstraße || Stenn || Thurm || Vielau || Wiesenburg
|-
| 953. ||  || Wildenfels || Wilkau-Haßlau || Mülsen St. Micheln || Weißbach ||  ||  ||  ||
|-
| 954. || Zwickau 40 ||  ||  ||  || Zwickau 45 || Zwickau 46 ||  ||  ||
|-
| 955. || Zwickau 50 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 956. || Zwickau 60 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 957. || Zwickau 70 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 958. || Zwickau 80 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 959. || Zwickau 90 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 961. || Glauchau || Meerane || Waldenburg || Uhlsdorf ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 962. || Werdau || Fraureuth || Langenbernsdorf || Langenhessen || Ruppertsgrün || Steinpleis || Leubnitz ||  ||
|-
| 963. || Crimmitschau || Neukirchen/Pleiße || Schweinsburg ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 965. || Klingenthal 1 || Klingenthal 2 || Klingenthal 3, Klingenthal 4 || Hammerbrücke || Schöneck/Vogtl. || Tannenbergsthal || Zwota || Erlbach || Markneukirchen
|-
|}

 97: Auerbach

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 970. || Auerbach/Vogtl. || Bergen || Ellefeld || Falkenstein/Vogtl. || Grünbach || Rodewisch || Rothenkirchen || Treuen || Wernesgrün
|-
|}

 98: Reichenbach

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 980. || Reichenbach im Vogtland || Lengenfeld || Mylau || Netzschkau || Neumark ||  ||  ||  ||
|-
|}

 99: Plauen

{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 990. || Plauen || Gutenfürst || Jocketa || Jößnitz || Mehltheuer || Syrau || Weischlitz ||  ||
|-
| 992. || Oelsnitz/Vogtl. ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 993. || Adorf/Vogtl. || Bad Brambach || Bad Elster || Erlbach || Markneukirchen ||  ||  ||  ||
|-
|}

Auf die Ziffer 1 endende Postleitzahlen in Großstädten 
Die folgenden Postleitzahlen in Großstädten endeten auf die Ziffer 1:
 1071: Berlin 71
 1141: Berlin-Biesdorf
 2551: Rostock 11, Rostock 12, Rostock 19, Rostock 20
 3011: Magdeburg 11
 3021: Magdeburg 21
 3031: Magdeburg 31
 4011: Halle (Saale) 11
 4021: Halle (Saale) 21
 5061: Erfurt 61
 7021: Leipzig 21
 7031: Leipzig 31
 8021: Dresden 21
 9061: Karl-Marx-Stadt 61, Chemnitz 61
 9071: Karl-Marx-Stadt 71, Chemnitz 71
 9081: Karl-Marx-Stadt 81, Chemnitz 81

Beispiele 
Als Beispiele seien hier alle Postleitzahlen und deren Orte aus dem Leitraum 73 (Deutsche Bundespost) und Leitgebiet 73 (Post der DDR) aufgeführt.

Leitraum 73 
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="4%" style="background:#E4E0E4"|
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="6%" style="background:#E4E0E4"| .1
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .6
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .7
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .8
! width="10%" style="background:#E4E0E4"| .9
|-
| 730. || Esslingen || Deizisau || Ostfildern || Neuhausen auf den Fildern ||  || Altbach || Denkendorf || Aichwald ||  ||
|-
| 731. || Plochingen || s. u. || Kirchheim unter Teck || Reichenbach an der Fils || Wernau || Weilheim an der Teck || Köngen || Wendlingen || Lenningen || Dettingen unter Teck
|-
| 732. || Göppingen || s. u. || Donzdorf || Hattenhofen || Rechberghausen || Bad Boll || Heiningen || Adelberg || Wäschenbeuren || Lauterstein
|-
| 733. ||  || Eislingen || Ottenbach || Ebersbach an der Fils || Süßen || Salach || Uhingen || Albershausen || Zell unter Aichelberg || Eschenbach
|-
| 734. || Geislingen an der Steige || s. u. || Bad Ditzenbach || Kuchen || Gingen an der Fils || Deggingen || Wiesensteig || Bad Überkingen || Gruibingen || Hohenstadt
|-
|}

7311 
 Bissingen an der Teck
 Dettingen unter Teck
 Erkenbrechtsweiler
 Hochdorf
 Holzmaden
 Neidlingen
 Notzingen
 Ohmden
 Owen
 Schlierbach

7321 
 Adelberg
 Aichelberg
 Birenbach
 Börtlingen
 Dürnau
 Eschenbach
 Gammelshausen
 Hattenhofen
 lauterstein
 Schlat
 Wäschenbeuren
 Wangen
 Zell unter Aichelberg

7341 
 Amstetten
 Gruibingen
 Hohenstadt
 Mühlhausen im Täle

Leitgebiet 73 
{| width="85%" class="wikitable" style="text-align:center"
! width="6%" style="background:#E4E0E4"|
! width="14%" style="background:#E4E0E4"| .0
! width="8%" style="background:#E4E0E4"| .1
! width="14%" style="background:#E4E0E4"| .2
! width="14%" style="background:#E4E0E4"| .3
! width="14%" style="background:#E4E0E4"| .4
! width="14%" style="background:#E4E0E4"| .5
! width="14%" style="background:#E4E0E4"| .6
|-
| 730. || Döbeln 1,Kleinbauchlitz, Sörmitz || s. u. || Hartha,Flemmingen, Neuwallbach || Ostrau,Beutig, Merschütz, Münchhof, Trebanitz, Wutzschwitz || Roßwein,Gersdorf, Hohenlauft, Nonnenberg, Troischau, Ullrichsberg, Wolfsthal || Waldheim,Diedenhain, Gilsberg, Heiligenborn, Neuschönberg, Rauschenthal, Unterrauschenthal || Döbeln-Nord
|-
| 732. || Leisnig || s. u. ||  ||  ||  ||  ||
|-
|}

7301 
 jetzt in Döbeln: Beicha, Bormitz, Choren, Döbeln Ost, Dreißig, Ebersbach, Forchheim, Gärtitz, Geleitshäuser, Gertitzsch, Gödelitz, Großbauchlitz, Großsteinbach, Hermsdorf, Juchhöh, Keuern, Kleinmockritz, Leschen, Limmritz, Lüttewitz, Maltitz, Mannsdorf, Markritz, Masten, Meila, Miera, Mochau, Mölkwitz, Melkanitz, Neudorf, Nöthschütz, Oberranschütz, Petersberg, Pischwitz, Pommlitz, Präbschütz, Prüfern, Schallhausen, Schickenhäuser, Schweimnitz, Schweta, Simselwitz, Sömnitz, Stockhausen, Technitz, Theeschütz, Töpeln, Töpelwinkel, Wöllsdorf, Ziegra, Zschackwitz, Zschäschütz
 Großweitzschen
 jetzt in Großweitzschen: Bennewitz, Döschütz, Eichardt, Gadewitz, Gallschütz, Göldnitz, Graumnitz, Hochweitzschen, Höckendorf, Jeßnitz, Kleinweitzschen, Mockritz, Niederranschütz, Obergoseln, Redemitz, Strölla, Tronitz, Westewitz, Wollsdorf, Zaschwitz, Zschepplitz, Zschörnewitz
 jetzt in Hartha: Aschershain, Fröhne
 jetzt in Jahnatal: Auerschütz, Auterwitz, Baderitz, Binnewitz, Clantzschwitz, Däbritz, Delmschütz, Döhlen, Dürrweitzschen, Gaschütz, Glaucha, Goldhausen, Goselitz, Gut Görlitz, Jahna, Kattnitz, Kiebitz, Kroppach, Lüttewitz bei Zschaitz, Lützschnitz, Mischütz, Möbertitz, Niederlützschera, Noschkowitz, Oberlützschera, Obersteina, Ottewig, Pfarrsteina, Pulsitz, Rittmitz, Schlagwitz, Schrebitz, Töllschütz, Zschaitz, Zschochau, Zunschwitz
 jetzt in Roßwein: Gleisberg, Grunau, Haßlau, Kobelsdorf, Littdorf, Mahlitzsch, Naußlitz, Neuseifersdorf, Niederforst, Niederstriegis, Oberforst, Ossig, Otzdorf, Schmorren, Seifersdorf, Wettersdorf, Wetterwitz, Zweinig
 jetzt in Striegistal: Vorwerk Kummershain
 jetzt in Waldheim: Gebersbach, Heyda, Knobelsdorf, Massanei, Meinsberg, Meinsberg Fabrikhäuser, Neuhausen, Neumilkau, Reinsdorf, Rudelsdorf, Schönberg

7321 
 jetzt in Großweitzschen: Strocken
 jetzt in Hartha: Gersdorf, Kieselbach, Lauschka, Nauhain, Neudörfchen, Saalbach, Schönerstädt, Seifersdorf, Steina, Wallbach, Wendishain
 jetzt in Leisnig: Altenhof, Altleisnig, Arras, Beiersdorf, Bockelwitz, Börtewitz, Brösen, Clennen, Dobernitz, Doberquitz, Doberschwitz, Fischendorf, Görnitz, Gorschmitz, Großpelsen, Hasenberg, Heilstätte Paudritzsch, Hetzdorf, Kalthausen, Kleinpelsen, Klosterbuch, Korpitzsch, Kroptewitz, Leuterwitz, Marschwitz, Meinitz, Minkwitz, Naundorf, Naunhof, Nicollschwitz, Paudritzsch, Polditz, Polkenberg, Queckhain, Röda, Scheergrund, Sitten, Tautendorf, Tragnitz, Vorwerk Tautendorf, Wiesenthal, Zennewitz, Zeschwitz, Zollschwitz, Zschockau

Literatur 
 Postleitzahlenbücher
 Postleitzahlenbuch der Deutschen Bundespost von 1961
 Deutsche Bundespost: Die Postleitzahl 1966, Verzeichnis der Postleitzahlen (einschließlich der alphabetisch einsortierten Postleitzahlen der DDR)
 Deutsche Bundespost: Die Postleitzahl 1979, Verzeichnis der Postleitzahlen (einschließlich eines separaten Postleitzahlverzeichnisses der DDR)
 Deutsche Bundespost: Straßenverzeichnis Post 1983 (ohne die DDR)
 Deutsche Bundespost: Ortsverzeichnis Post 1984, Verzeichnis der Orte im Bereich der deutschen Postverwaltungen
 Verzeichnis der Orte, Ortsteile und Wohnplätze in der Deutschen Demokratischen Republik und deren postalische Bezeichnung, Ausgabe 1965
 Vergiss-Mein-Nicht Die Postleitzahl, Deutsche Bundespost, 1977
 
 
 
 Postleitkarte
 Postleitzahlen, Übersichtskarte der Postleiteinheiten 1984 (einschließlich der DDR)

Weblinks 

Auskunft:
 Alte Postleitzahlen-Suche für West- und Ostdeutschland (vierstelliges System bis 1993) bei „Beste Sammelfreunde UG. i. G.“

Geschichte:
 Die Geschichte der PLZ auf den Seiten der Deutschen Post

Nachweise 

Deutschland
Deutsche Bundespost
Deutsche Post (DDR)
Postleitzahlen
Postleitzahlen